В приведённых ниже таблицах приведён актуальный корабельный и судовой состав ВМФ России суммарно и раздельно по флотам, и сводные таблицы по строительству, ремонту и модернизации кораблей и судов флота по состоянию на 2020 год.

Балтийский флот ВМФ России 

Цвета таблицы:

Внимание! В нижеприведённую таблицу включён не полный перечень кораблей и судов флота. Каталог исключений и дополнительную информацию, как и расшифровку сокращений и словарь см. в разделе «Примечания».Суммарно вымпелов:

Боевые подводные лодки: 2Исследовательские подводные лодки, батискафы и спасательные обитаемые глубоководные аппараты: 3

Надводные корабли и катера: 63Надводные суда и катера:

Статистика:Доля кораблей производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля кораблей производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля судов производства СССР по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля судов производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных кораблей по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Процент исправных судов по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Средний возраст боевого состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ летСредний возраст вспомогательного состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

Черноморский флот ВМФ России 

<center>
Цвета таблицы:

Внимание! В нижеприведённую таблицу включён не полный перечень кораблей и судов флота. Каталог исключений и дополнительную информацию, как и расшифровку сокращений и словарь см. в разделе «Примечания».

{| class=wide style="text-align: center"
!Класс и подклассы — аббревиатура╱альтернативная аббревиатура!!Тактический номер + наименование!!б/н!!Индекс проекта + шифр (альтернативный или домодернизационный индекс)╱тип!!Кодовое обозначение «NATO»!!Год поступления!!Военно-морская база — ВМБ (пункт базирования) + сокращение!!Подразделение флота╱судно-носитель!!Фото!!Дополнительная информация

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабельный состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабли ближней и дальней морской зоны (корабли 1 и 2-го ранга); 5 вымпелов

|-
|rowspan=6|Сторожевой корабль — фрегат (СКР — ФР)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Ладный»
|861
|1135 «Буревестник»
|«Krivak-I»
|1980
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=5|11-я бригада противолодочных кораблей 30-й дивизии надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Пытливый»
|868
|1135М «Буревестник-М»
|«Krivak-II»
|1981
|
|В составе СПГ (данные января 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Григорович»
|494
|rowspan=3|11356 (11356Р)
|rowspan=3|«Krivak-V»
|rowspan=2|2016
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Эссен»
|490
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Макаров»
|499
|2017
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|rowspan=3|Фрегат (ФР)
|style=background:#D0F0C0|«Адмирал Спиридонов»
|
|rowspan=3 colspan=2|22350
|до 2025 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится.

|-
|style=background:#D0F0C0|
|
|rowspan=2|до 2028 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Адмирал Высоцкий»
|
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится.

|-
|rowspan=3|Корвет (КРВ)
|style=background:#D0F0C0|«Меркурий»
|535
|rowspan=2|20380
|rowspan=2|«Steregushchy»
|2023 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Проходит ЗХИ.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Строгий»
|
|
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь», город федерального значения Санкт-Петербург. Заложен. Строится

|-
!colspan=10|Корабли и катера охраны водного района — ОВР (корабли 2, 3 и 4-го рангов); 48 вымпелов

|-
|rowspan=7|Патрульный сторожевой корабль — корвет (ПСКР — КРВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Василий Быков»
|368
|rowspan=6|22160
|rowspan=6|«Vasily Bykov»
|2018
|rowspan=3|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|—
|
|В составе СПГ (данные февраля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Дмитрий Рогачёв»
|375
|2019
|—
|
| В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Павел Державин»
|363
|2020
|—
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style = background:#E0FFFF| «Сергей Котов»
| 383
| 2022 
|
|
|
| В составе СПГ (данные мая 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Виктор Великий»
|
|2022 (план)
|
|
|
|Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Николай Сипягин»
|
|2023 (план)
|
|
|
| Строится.

|-
|rowspan=10|Малый ракетный корабль (МРК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Вышний Волочёк»
|609
|rowspan=4|21631 «Буян-М»
|rowspan=4|«Grad Sviyazhsk»
|rowspan=2|2018
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|166-й Новороссийский дивизион малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Орехово-Зуево»
|626
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Ингушетия»
|630
|2019
|—
|—
|
| Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ. (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Грайворон»
|600
|2021 
|—
|—
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ. (данные января 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Циклон»
|633
|rowspan=5 colspan=2|22800 «Каракурт»
|rowspan=3|2022 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК».

|-
|style=background:#D0F0C0|«Аскольд»
|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Амур»
|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Туча»
|
|rowspan=2|2023 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Тайфун»
|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Строится

|-
|rowspan=3|Малый ракетный корабль на воздушной подушке (МРКВП)

|-
|style=background:#E0FFFF|МРК-27 «Бора»
|615
|rowspan=2|1239 «Сивуч»
|rowspan=2|«Bora╱Dergach»
|1989
|rowspan=2|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|166-й Новороссийский дивизион малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МРК-17 «Самум»
|616
|2000
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|rowspan=7|Малый противолодочный корабль (МПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-49 «Александровец»
|059
|1124 «Альбатрос»
|rowspan=6|«Grisha»
|rowspan=2|1982
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=3|149-я тактическая группа противолодочных кораблей 68-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-64 «Муромец»
|064
|rowspan=6|1124М «Альбатрос»
|
|В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-118 «Суздалец»
|071
|1983
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-199 «Касимов»
|055
|1986
|rowspan=3|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=3|181-й дивизион противолодочных кораблей 184-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-217 «Ейск»
|054
|rowspan=2|1989
|
|В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|МПК-207 «Поворино»
|053
|
|Проходит ремонт в Севастополе, срок которого неизвестен. (данные июня 2022 г.)

|-
|rowspan=6|Ракетный катер (РКА)

|-
|style=background:#E0FFFF|Р-71 «Шуя»
|962
|12417 «Молния-1»
|rowspan=5|«Tarantul»
|1985
|rowspan=4|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=4|295-й Сулинский дивизион ракетных катеров 41-й бригады ракетных катеров
|
|В составе СПГ (данные мая 2022 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|Р-60 «Буря»
|955
|rowspan=3|12411 «Молния-1»
|1987
|
|Проходит ремонт в Севастополе, срок которого неизвестен.  (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Р-239 «Набережные Челны»
|953
|rowspan=2|1989
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Р-334 «Ивановец»
|954
|
|В составе СПГ (данные мая 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|
|
|12418 «Молния»
|2021 (план)
|
|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Вымпел» в г. Рыбинск, Ярославской обл.

|-
|rowspan=25|Противодиверсионный катер; Десантно-штурмовая лодка (ПРДК; ДШЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-331»
|831
|rowspan=2|«ПВ-1415 (14159)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=2|«Flamingo»
|1986
|rowspan=4|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=4|102-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-407»
|833
|1989
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-834»
|569
|rowspan=2|«Тип IC16MII»
|rowspan=2|«Interceptor Craft 16 M»
|rowspan=2|2011
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-835»
|570
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-191 «Кадет»
|840
|rowspan=6 colspan=2|21980 «Грачонок»
|2011
|rowspan=3|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=3|136-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-349 «Суворовец»
|841
|2012
|
|В составе СПГ (данные июня 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|П-350 «Курсант-Кировец»
|842
|2013
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-355 «Юнармеец Крыма»
|836
|rowspan=2|2014
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=3|102-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-424 «Кинель»
|837
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-433 «Павел Силаев»
|844
|2017
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-274»
|—
|rowspan=7 colspan=2|03160 «Раптор»
|rowspan=5|2015
|rowspan=2|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|136-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-276»
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-275»
|—
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=5|102-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-345 «Буевлянин»
|845
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«П-352»
|838
|
|Проходит ремонт в Севастополе, срок которого неизвестен.  (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-413»
|850
|rowspan=2|2017
|
|В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-425»
|852
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«П-»
|—
|colspan=2|«А-149-1» «Баклан»
|2014
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|136-й отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|rowspan=6 colspan=2|02800
|rowspan=6|2017
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Василий Быков»
|
|
|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Дмитрий Рогачёв»
|
|
|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Павел Державин»
|
|
|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Сергей Котов»
|
|
|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Виктор Великий»
|
|
|-
|style=background:#|«ДШЛ-»
|—
|colspan=2|Судно-носитель — ПСКР «Николай Сипягин»
|
|
|-
|rowspan=10|Морской тральщик (МТЩ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Голубец»
|911
|rowspan=3|266М «Аквамарин-М»
|rowspan=3|«Natya»
|1973
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=3|150-я тактическая группа минно-тральных кораблей 68-й бригады кораблей охраны водного района
|
|Принимает участие в охранении акватории российской ВМБ «Тартус» в Сирийской Арабской Республике. В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Ковровец»
|913
|1974
|
|В составе СПГ (данные марта 2023 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«Турбинист»
|912
|1975
|
|Проходит ремонт в Севастополе, срок которого неизвестен. (данные ноября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Анатолий Железняков»
|901
|12660 «Рубин»
|«Gorya»
|1988
|rowspan=3|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=3|170-й дивизион тральщиков 184-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Валентин Пикуль»
|770
|266МЭ «Аквамарин-МЭ»
|«Natya-II»
|2001
|
|Принимает участие в охранении акватории ВМБ «Тартус» в Сирийской Арабской Республике. В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Вице-адмирал Захарьин»
|908
|colspan=2|02668 «Агат»
|2008
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Антонов»
|460
|rowspan=3 colspan=2|12700 «Александрит»
|rowspan=2|2019
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|150-я тактическая группа минно-тральных кораблей 68-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ. (данные мая 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Владимир Емельянов»
|466
|—
|—
|
|В составе СПГ. (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Георгий Курбатов»
|631
| 2021 
|—
|—
|
|В составе СПГ. (данные августа 2021 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Десантные корабли и катера (корабли 2-го и 4-го рангов); 10 вымпелов

|-
|rowspan=8|Большой десантный корабль (БДК)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-69 «Орск»
|148
|rowspan=2|1171 «Тапир»
|rowspan=2|«Alligator»
|1968
|rowspan=7|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=8|197-я бригада десантных кораблей
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Николай Фильченков»
|152
|1975
|
|Принимал участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-64 «Цезарь Куников»
|158
|rowspan=3|«775/II»
|rowspan=3|«Ropucha-II»
|1986
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)
 
|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-46 «Новочеркасск»
|142
|1987
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-67 «Ямал»
|156
|1988
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-54 «Азов»
|151
|«775/III (775М)»
|«Ropucha-III (М)»
|1990
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0| «Митрофан Москаленко»
|
|«23900»
|«Ivan Rogov»
|2027 (план)
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложен. Строится.

|-
|rowspan=7|Десантный катер (ДКА)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-144»
|575
|11770 «Серна»
|«Serna»
|2008
|rowspan=3|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=3|184-я бригада кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-106»
|653
|1176 «Акула»
|«Ondatra»
|2009
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-199»
|659
|11770 «Серна»
|«Serna»
|2014
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Д-296 «Владислав Дорохин» 
|—
|rowspan=2 colspan=2|02510╱тип «БК-16»
|2014
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|338-й морской разведывательный пункт специального назначения
|
|В составе СПГ (данные февраля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-»
|—
|2015
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«Д-309»
|—
|rowspan=2 colspan=2|02511╱тип «БК-18»
|—
|
|
|Проходит ремонт в Севастополе, срок которого неизвестен. (данные августа 2022 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подлодки (корабли 2-го ранга) — 7 вымпелов

|-
|rowspan=7|Большая дизель-электрическая торпедо-ракетная подводная лодка (БДЭПЛРК)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)╱Неатомная подводная лодка (НАПЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-261 «Новороссийск»
|555
|rowspan=6|06363 (636; 636.3) «Варшавянка»
|rowspan=6|«Kilo-II»
|rowspan=2|2014
|rowspan=6|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=6|4-я отдельная бригада подводных лодок
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-237 «Ростов-на-Дону»
|556
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-262 «Старый Оскол»
|560
|rowspan=2|2015
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. В составе СПГ (данные мая 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-265 «Краснодар»
|562
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-268 «Великий Новгород»
|559
|rowspan=2|2016
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|Б-271 «Колпино»
|—
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». До завершения строительства Новороссийской ВМБ базируется в Севастополе. Находится в ремонте до конца января 2022 г. (данные октября 2021 г.)

|-
|Большая дизель-электрическая подводная лодка (БДЭПЛ)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)╱Неатомная подводная лодка (НАПЛ)
|style=background:#FFE4B5|Б-871 «Алроса»
|554
|877В «Палтус»
|«Kilo»
|1990
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|247-й отдельный Констанцкий ордена Ушакова дивизион подводных лодок 4-й отдельной бригады подводных лодок
|
|Проходит испытания при модернизации. Войдёт в составе СПГ до конца 2022 г. (данные июня 2022 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Судовой состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение военно-морской разведки — операторы: Управление разведки военно-морского флота РФ и Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ); 3 вымпела

|-
|rowspan=5|Средний разведывательный корабль — судно связи (СРЗК — ССВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|ССВ-406 «Кильдин»
|406
|rowspan=2|861М
|rowspan=2|«Conv Moma»
|rowspan=2|1970
|rowspan=4|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=4|519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Экватор»
|418
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|ССВ-201 «Приазовье»
|201
|864╱тип «Меридиан»
|«Vishnya╱Meridian»
|1987
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Хурс»
|colspan=3|18280
|2018
|
|В составе СПГ (данные лета 2018 г.).

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Учебное подразделение флота — оператор Управление боевой подготовки ВМФ РФ; 1 вымпел

|-
|Учебный корабль (УК)
|style=background:#E0FFFF|«Перекоп»
|310
|«887 (УК)»
|«Smol’nyy╱Drakon╱Petrushka»
|1977
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|—
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Гидрографическая служба флота — операторы: Гидрографическая служба ВМФ, Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ (ГУГИ МО РФ), Управление разведки военно-морского флота РФ, Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ), Государственная метрологическая служба РФ и Роскартография; 18 вымпелов

|-
|rowspan=12|Океанографическое судно — гидрографическое судно (ОИС — ГС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Челекен»
|colspan=2|861
|«Moma»
|1970
|rowspan=4|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=4|176-й отдельный дивизион океанографических исследовательских судов
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#C0C0C0|«Створ»
|rowspan=2 colspan=2|«862/II»
|rowspan=2|«Yug»
|rowspan=2|1983
|
|Статус неизвестен. На приколе в Севастополе (данные лета 2016 г.). Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«Донузлав»
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|МБ-305 «Евгений Горигледжан»
|colspan=3|02670 («В92/II»╱тип «Нефтегаз»)
|2021 (план)
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Наравне с другими ОИС будет использоваться для картографирования и составления лоций в водах близ побережья Антарктиды; подводной разведки в этом регионе для обеспечения деятельности АПЛ и будущего раздела территорий и вод материка между претендующими странами

|-
|style=background:#FFB6C1|«ГС-103»
|colspan=2|870
|«Kamenka»
|1969
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|Гидрографический отряд флота
|
|Статус неизвестен. Возможно передано Росморпорту или Государственной службе океанографии

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-402»
|colspan=2|872
|rowspan=2|«Finik»
|1979
|Новороссийская ВМБ (г. Сочи, Краснодарский край)
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-86»
|colspan=2|«872/II»
|1983
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|176-й отдельный дивизион океанографических исследовательских судов
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Амур»
|rowspan=2 colspan=3|19910 «Амур»
|2020 (план)
|—
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложено. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0||2020 (план)
|—
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложено. Строится

|-
|style=background:#E0FFFF|РБ-45 «Краб»
|colspan=3|90600
|2011
|Новороссийская ВМБ (г. Темрюк, Краснодарский край)
|rowspan=9|Гидрографический отряд флота
|
|Имеет гидроакустический комплекс для глубоководных исследований «Корвет МК МПД-300». Может выполнять функции пожарно-спасательного судна. Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Афалина»
|colspan=3|16609
|2016
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|
|Может работать во льдах. Имеет гидроакустический комплекс для глубоководных исследований «Корвет МК МПД-300». Может выполнять функции пожарно-спасательного судна. Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=7|Большой гидрографический катер (БГК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-22»
|colspan=3|572╱тип «СЧС-150»
|1955
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-774»
|rowspan=3 colspan=2|1896
|rowspan=3|«Nyrat-2╱PO-2»
|1973
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-889»
|rowspan=2|1975
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-890»
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|
|Статус неизвестен. Последние подтверждённые данные от осени 2016 г. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|БГК-2150 «Юрий Белов»
|colspan=3|19920 «Баклан»
|2016
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Борис Слободник»
|colspan=3|23040Г
|2021
|—
|
|В строю.

|-
|rowspan=6|Опытовое судно (ОС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ОС-138»
|colspan=3|1236 «Стенд»
|rowspan=2|1974
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|311-й дивизион опытовых судов
|
|Вероятно будет списано и утилизировано после ввода в строй ОС «Виктор Чероков». Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ОС-114»
|colspan=3|1824
|rowspan=4|—
|
|Вероятно будет списано и утилизировано после ввода в строй ОС «Виктор Чероков». Используется в качестве испытателя нового торпедного оружия. Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Виктор Чероков»
|colspan=3|20360ОС «Дубняк»
|2016
|
|Может работать во льдах. Используется в качестве испытателя торпедного вооружения, мин и электроники. Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Селигер»
|rowspan=2 colspan=3|11982
|2012
|Новороссийская ВМБ (г. Темрюк, Краснодарский край)
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Может выполнять функции спасательного и кабельного судна. Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Ильмень»
|2018 (план)
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Может выполнять функции спасательного и кабельного судна. Построено по модифицированному проекту. Завод изготовитель — ССЗ «Пелла», г. Отрадное, Ленинградская обл. Спущено на воду в высокой степени готовности. Достраивается на плаву. Завершается монтаж и пуско-наладка оборудования. Ведётся отделка помещений

|-
|Научно-исследовательская автономная глубоководная станция — батискаф (АС)
|style=background:#E0FFFF|«DeepWorker 2000»
|colspan=3|«DDW»
|2013
|colspan=2|Судно-носитель — ОС «Селигер»
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение поисково-спасательного обеспечения флота (ПСО╱СПАСР) — операторы: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ РФ (УПАСР), Госморспасслужба РФ и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ; вымпелов

|-
|Морское госпитальное судно (МГС)
|style=background:#FFE4B5|«Енисей»
|colspan=2|«B-320»╱тип «Обь»
|«Ob`»
|1981
|rowspan=8|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1472-й военно-морской клинический госпиталь имени Н. И. Пирогова
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом на СРЗ «13-й Судоремонтный завод» в городе федерального значения Севастополь. Сроки окончания модернизации неизвестны

|-
|rowspan=4|Спасательное морское судно (СС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Коммуна»
|colspan=3|Тип «Волхов»
|1915
|1-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|СС-26 «ЭПРОН»
|colspan=2|527М
|«Prut»
|1959
|rowspan=2|145-й отряд спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«Саяны»
|colspan=2|05361
|«Mikhail Rudnitsky»
|1983
|
|Проходит СР на СРЗ «Севморзавод» в городе федерального значения Севастополь. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=8|Спасательное морское буксирное судно — спасательный морской буксир (СБС — СБ)

|-
|style=background:#E0FFFF|СБС-922 «Шахтёр»
|colspan=2|712
|«Sliva»
|1985
|rowspan=2|1-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-36»
|colspan=2|714
|«Goryn»
|1982
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-4»
|rowspan=2 colspan=2|733С╱тип «МБ»
|rowspan=2|«Okhtenskiy╱Goliat»
|1959
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|183-й дивизион спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-5»
|1965
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|СБС-565 «Профессор Николай Муру»
|rowspan=3 colspan=3|22870
|2015
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|183-й дивизион спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-739»
|2017
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Капитан Гурьев»
|2018
|—
|—
|
|В строю.

|-
|rowspan=5|Бортовой обитаемый спасательный глубоководный аппарат (ОГАС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-28»
|colspan=2|1855 «Приз»
|«India 12,1m»
|1986
|colspan=2|Суда-носители — СС «Саяны»╱СС «Коммуна»
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«C-Explorer 3»
|colspan=3|«C-Explorer»
|rowspan=3|2014
|colspan=2|Судно-носитель — «КИЛ-158»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«DeepWorker»
|rowspan=2 colspan=3|«APC-600»
|rowspan=2 colspan=2|Судно-носитель — СБС-565 «Профессор Николай Муру»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Dual DeepWorker»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=2|Килекторное судно (КИЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КИЛ-158»
|colspan=2|141
|«Kashtan»
|1989
|rowspan=4|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|145-й отряд спасательных судов
|
|Также выполняет функции поисково-спасательного судна. Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса» и используется в интересах «Русского географического общества (РГО)». В составе СПГ (данные декабря 2017 г.)

|-
|Противопожарное судно (ПЖС)
|style=background:#E0FFFF|«ПЖС-123»
|colspan=2|1893 «Пламя»
|«Katun-I»
|1970
|rowspan=3|2-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=7|Водолазное судно (ВМ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-9»
|rowspan=4 colspan=2|522
|rowspan=4|«Niryat»
|1960
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-86»
|1955
|rowspan=2|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|183-й дивизион спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«ВМ-108»
|1958
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-125»
|1959
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|2-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-154»
|rowspan=3 colspan=2|535 «Краб»
|rowspan=3|«Yelva»
|1974
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-911»
|1972
|183-й дивизион аварийно-спасательной службы
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Противопожарный катер (ПЖК)

|-
|style=background:#FFFACD|«ПЖК-37»
|rowspan=3 colspan=2|364
|rowspan=3|«Pozharny-I»
|1954
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|2-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «13-й Судоремонтный завод» в городе федерального значения Севастополь. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-45»
|1956
|
|В составе СПГ (данные зимы 2017 г.)

|-
|rowspan=14|Рейдовый водолазный катер — спасательный многофункциональный катер (РВК — СМК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-860»
|colspan=2|«РВ-376У»╱тип «Ярославец»
|«PO-2»
|1974
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|2-я группа 145-го отряда спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные зимы 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-1447»
|colspan=2|«РВ-1415 (14152)»╱тип «Фламинго»
|«Flamingo»
|1982
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-762»
|rowspan=6 colspan=3|23040
|rowspan=6|2014
|rowspan=4|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=4|183-й дивизион спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-764»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-767»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-771»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-1045»
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|907-й объединённый учебный центр
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-1112»
|145-й отряд спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-1149»
|rowspan=2 colspan=3|14157
|rowspan=2|2015
|rowspan=2|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|183-й дивизион спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-2159»
|
|В составе СПГ (данные января 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СМК-2094»
|rowspan=3 colspan=3|23370
|2014
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|907-й объединённый учебный центр
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СМК-2169»
|rowspan=2|2015
|rowspan=2|145-й отряд спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СМК-2171»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение материально-технического обеспечения — оператор Служба материально-технического обеспечения ВМФ РФ; вымпелов

|-
|rowspan=7|Морской буксир — эскортный буксир (МБ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-23»
|rowspan=3 colspan=2|733╱тип «МБ»
|rowspan=3|«Okhtenskiy╱Goliat»
|1960
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|1-я группа 205-го отряда управления
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-173»
|1965
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-174»
|1964
|rowspan=3|205-й отряд управления
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-31»
|rowspan=2 colspan=2|745 «Садко»
|rowspan=2|«Sorum»
|1975
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-304»
|1977
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Сергей Балк»
|colspan=3|23470
|2020
|—
|—
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. В строю.

|-
|rowspan=21|Рейдовый буксир — буксирный катер (РБ — БУК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-136»
|colspan=3|192╱тип «РБ»
|1984
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-44»
|rowspan=2 colspan=3|737Л╱тип «БК-600»
|1963
|205-й отряд управления
|
|Статус неизвестен. Последние подтверждённые данные от лета 2014 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-50»
|1964
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-244»
|rowspan=4 colspan=2|737К╱тип «БК-600»
|rowspan=4|«Sidehole»
|rowspan=2|1968
|rowspan=2|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|1-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-247»
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-193»
|1970
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|61-я группа судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от зимы 2013 г. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-237»
|1972
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|205-й отряд управления
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-296»
|colspan=3|737М╱тип «БК-600»
|1974
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-209»
|colspan=3|1496 «Карадаг»╱тип «МБ»
|1979
|rowspan=2|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=2|61-я группа судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2012 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-18»
|colspan=3|14970
|2007
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2013 года. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-389»
|rowspan=7 colspan=3|90600
|2010
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|1-я группа 205-го отряда управления
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-43»
|2011
|rowspan=4|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|rowspan=4|61-я группа судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-391»
|2012
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-392»
|rowspan=2|2013
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-398»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-412»
|2014
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=2|1-я группа 205-го отряда управления
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-365»
|2015
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БУК-49»
|rowspan=2 colspan=3|«05Т»╱тип «РБТ»
|1965
|rowspan=2|4-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БУК-533»
|1966
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БУК-2190»
|colspan=3|04690 «RAscal 2000»
|2018
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2018 г.)

|-
|rowspan=3|Морской транспорт вооружений (МТВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВТР-94»
|colspan=2|1823
|«Muna»
|1971
|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|205-й отряд управления
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Геннадий Дмитриев»
|colspan=3|20360М «Дубняк»
|2019 (план)
|—
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Вымпел», г. Рыбинск, Ярославская обл. Сформирован корпус

|-
|rowspan=2|Морское судно тылового обеспечения (МСТО)

|-
|style=background:#E0FFFF|МБ-75 «Всеволод Бобров»
|colspan=3|23120 «Лонгвиник»
|2021
|—
|—
|
|Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. Может работать во льдах.

|-
|rowspan=2|Большой морской танкер (БМТ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Бубнов»
|colspan=2|1559В «Морской простор»╱тип «Великий октябрь╱Борис Чиликин»
|«Boris Chilikin»
|1975
|rowspan=5|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=3|205-й отряд управления
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=6|Средний морской танкер (СМТ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Койда»
|colspan=2|577
|«Uda»
|rowspan=2|1966
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иман»
|colspan=2|6404╱тип «Аксай»
|«Olekma»
|2-я группа 205-го отряда управления
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Истра»
|colspan=3|Тип «Эльза╱Dora»
|1942
|205-й отряд управления
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0||rowspan=2 colspan=3|23131
|2019 (план)
|—
|—
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|
|2019 (план)
|—
|—
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложен. Строится

|-
|rowspan=6|Малый морской танкер (ММТН)

|-
|style=background:#C0C0C0|«Индига»
|colspan=2|437Н╱тип «Алазань»
|«Toplivo╱Khobi»
|1957
|rowspan=20|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|3-я группа 205-го отряда управления
|
|На приколе в Севастополе. Вероятно списан и ожидает утилизации. Данные уточняются

|-
|style=background:#C0C0C0|«ВТН-96»
|rowspan=2 colspan=3|1844 «Каир»
|1982
|rowspan=2|205-й отряд управления
|
|rowspan=2|На приколе в Севастополе. Вероятно списаны и ожидают утилизации. Данные уточняются

|-
|style=background:#C0C0C0|«ВТН-99»
|1975
|
|-
|style=background:#E0FFFF|«Вице-адмирал Паромов»
|rowspan=2 colspan=3|03182 «Платформа-Арктика»
|2021
|rowspan=13|205-й отряд управления
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Волга», г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. В строю
|-
|style=background:#D0F0C0|«Василий Никитин»
|2020 (план)
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Волга», г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|Судно комплексного портового обслуживания (СКПО)
|style=background:#E0FFFF|«ВТН-73»
|colspan=3|03180 «СКПО-1000»
|2015
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного судна, сухогрузного транспорта, а также экологического и лоцманского судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|rowspan=9|Плавучий кран; самоходный плавучий кран (ПК; СПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-3100»
|colspan=3|«605-ПК (876; 24-11095)»
|rowspan=2|1959
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-103030»
|colspan=3|Тип «ППЭК-30»
|
|В составе СПГ (данные зимы 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-119025»
|colspan=3|«Д-9030»
|1976
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-128035»
|colspan=3|«Д-9040»
|1989
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2016 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-12050»
|rowspan=2 colspan=3|771
|1961
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-79050»
|1953
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-32050»
|colspan=3|1505 «Север»
|1966
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-46150»
|colspan=3|02690
|2016
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|rowspan=2|Малое кабельное судно (МКС (?))

|-
|style=background:#E0FFFF|«Сетунь»
|colspan=3|1172╱тип «Эмба»
|1981
|2-я группа 205-го отряда управления
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Плавучая мастерская (ПМ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПМ-138»
|rowspan=2 colspan=2|304
|rowspan=2|«Amur»
|1969
|rowspan=2|1-я группа 205-го отряда управления
|
|Обслуживает корабли и суда Средиземноморской оперативно-тактической эскадры и базы ВМФ России в г. Тартус Сирийской Арабской Республики. В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПМ-56»
|1973
|
|Обслуживает корабли и суда Средиземноморской оперативно-тактической эскадры и базы ВМФ России в г. Тартус Сирийской Арабской Республики. В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|rowspan=5|Судно размагничивания (СР)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СР-59»
|rowspan=4 colspan=2|130
|rowspan=4|«Bereza»
|1985
|Крымская ВМБ (г. Феодосия, Республика Крым)
|Дивизион судов обеспечения
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-137»
|1989
|rowspan=3|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|205-й отряд управления
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2017 года. На приколе в Севастополе. Возможно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«СР-541»
|1986
|rowspan=2|2-я группа 205-го отряда управления
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СР-939»
|1989
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|Судно контроля физических полей (СФП)
|style=background:#E0FFFF|«СФП-183»
|colspan=3|18061 «Звук»
|1991
|rowspan=11|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|2-я группа 205-го отряда управления
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|rowspan=6|Катер торпедолов (ТЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-842»
|rowspan=3 colspan=3|«Т368»
|1971
|rowspan=5|68-я бригада кораблей охраны водного района
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-857»
|1972
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-997»
|1973
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-278»
|rowspan=2 colspan=3|1388 «Баклан»
|1990
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ТЛ-1539»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Севастополе на стоянке списанных судов (данные осени 2017 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|Судно экологического контроля
|style=background:#E0FFFF|ВТР-75 «Пётр Градов»
|colspan=3|«872Э»
|1980
|205-й отряд управления
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|rowspan=6|Катер связи — плавучий командный пункт; рейдовый разъездной катер; церемониальный катер (КСВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КСВ-1404»
|rowspan=2 colspan=3|14670 «Гурзуф»
|1984
|rowspan=2|Группа плавсредств 115 КОО
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«КСВ-1754»
|1987
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Севастополе (данные лета 2017 г.). Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«КСВ-67»
|colspan=3|1388Н «Баклан»
|2003
|Новороссийская ВМБ (г. Новороссийск, Краснодарский край)
|61-я группа судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«КСВ-2155»
|colspan=3|1388НЗ «Баклан»
|2014
|rowspan=15|Севастопольская ВМБ (город федерального значения Севастополь)
|rowspan=15|205-й отряд управления
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|КСВ-2160 «Сапсан»
|colspan=3|21270
|2017
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=10|Рабочий катер — рейдовый разъездной катер; пассажирский катер (РК — РРК; ПСК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-516»
|colspan=3|«Г376»╱тип «Ярославец»
|rowspan=2|1960
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РК-518»
|colspan=3|376╱тип «Ярославец»
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«РК-25»
|colspan=3|«Р-376У»╱тип «Ярославец»
|1961
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «13-й Судоремонтный завод» в городе федерального значения Севастополь. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«РК-340»
|rowspan=4 colspan=2|«Р-1415 (14151)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=4|«Flamingo»
|1990
|
|Работает (данные декабря 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-341»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Севастополе (данные осени 2017 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-1529»
|1979
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Севастополе (данные осени 2017 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РК-340»
|1990
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПСК-139»
|colspan=3|1430╱тип «Александр Грин»
|1977
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РРК-2174»
|colspan=3|«СП-1150»
|2015
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Катер нефтемусоросборщик (МУС)

|-
|style=background:#FFB6C1|«МУС-229»
|rowspan=2 colspan=3|14630
|1976
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Севастополе (данные зимы 2018 г.). Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«МУС-277»
|—
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|}

Суммарно вымпелов:Боевые подводные лодки: 7

Исследовательские подводные лодки, батискафы и спасательные обитаемые глубоководные аппараты: 5Надводные корабли и катера: 60

Надводные суда и катера: 75Статистика:

Доля кораблей производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля кораблей производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 1991—1999 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля кораблей производства Российской Федерации (период 2000 — ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства СССР по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля судов производства Российской Федерации (период 1991—1999 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 2000 — ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Процент исправных кораблей по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных судов по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Средний возраст боевого состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

Средний возраст вспомогательного состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

</center>

 Северный флот ВМФ России 

Цвета таблицы:

Внимание! В нижеприведённую таблицу включён не полный перечень кораблей и судов флота. Каталог исключений и дополнительную информацию, как и расшифровку сокращений и словарь см. в разделе «Примечания».

{| class=wide style="text-align: center"
!Класс и подклассы — аббревиатура╱альтернативная аббревиатура!!Тактический номер + наименование!!б/н!!Индекс проекта + шифр (альтернативный или домодернизационный индекс)╱тип!!Кодовое обозначение «NATO»!!Год поступления!!Военно-морская база — ВМБ (пункт базирования) + сокращение!!Подразделение флота╱судно-носитель!!Фото!!Дополнительная информация

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабельный состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабли дальней морской зоны (корабли 1 и 2-го ранга); 10 вымпелов

|-
|Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР)
|style=background:#FFE4B5|«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
|063
|11435 (1143.5) «Кречет╱Орёл»
|«Kremlin╱Kuznetsov»
|1990
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|rowspan=3|43-я дивизия ракетных кораблей
|
|Впервые в истории ВМФ России участвовал в боевой операции с применением палубной авиации. Проходит РСМ на «35-м СРЗ» в г. Мурманск Мурманской обл. и будет сдан флоту до конца 2024 г. (данные июня 2022 г.)

|-
|Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР)
|style=background:#E0FFFF|«Пётр Великий»
|099
|11442М (1144.2; 11442) «Орлан»
|«Kirov»
|1998
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Пройдёт глубокую модернизацию с ремонтом на ПО «Севмаш» в г. Северодвинск Архангельской обл. после возвращения в строй ТАРКР «Адмирал Нахимов». В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|Ракетный крейсер (РКР)
|style=background:#E0FFFF|«Маршал Устинов»
|055
|1164 «Атлант»
|«Krasina╱Slava»
|1986
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|rowspan=4|Большой противолодочный корабль (БПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Вице-адмирал Кулаков»
|626
|rowspan=3|1155 «Фрегат»╱тип «Удалой»
|rowspan=5|«Udaloy»
|1981
|rowspan=5|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=5|2-я дивизия противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Североморск»
|619
|1987
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Левченко»
|605
|1988
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. В составе СПГ (данные апреля 2022 г.)

|-
|rowspan=7|Фрегат (ФР)

|-
|style=background:#FFE4B5|«Адмирал Чабаненко»
|650
|11551 (1155.1) «Фрегат-М»╱тип «Удалой»
|1999
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Проходит РСМ на «35-м СРЗ» в г. Мурманск Мурманской обл. до конца 2023 г. Будет установлен УКСК «Калибр-НК»

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал флота Советского Союза Горшков»
|454
|rowspan=5 colspan=2|22350
|2018
|rowspan=2|—
|rowspan=2|—
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал флота Касатонов»
|461
|2020
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Адмирал Головко»
|
|2023 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Готовится к спуску на воду в 2017 г.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Адмирала флота Советского Союза Исаков»
|
|2024 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится. Завершается формирование корпуса

|-
|style=background:#D0F0C0|Адмирал Чичагов
|
|до 2027 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Готовится к спуску на воду в 2017 г.

|-
|rowspan=3|Патрульный корабль-ледокол (ПТЛД)

|style=background:#D0F0C0|«Иван Папанин»
|
|rowspan=2 colspan=2|23550 «Арктика»
|2023 (план)
|
|
|
|Может также выполнять функции спасательного буксирного судна и ледокола. Имеет УКСК «Клаб-К». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Николай Зубов»
|
|2024 (план)
|
|
|
|Может также выполнять функции спасательного буксирного судна и ледокола. Имеет УКСК «Клаб-К». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Готовится к закладке весной 2018 г.

|-
!colspan=10|Сторожевые корабли ближней и дальней морской зоны (корабли 2-го ранга); 0 вымпелов

|-
|rowspan=2|Корвет (КРВ)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Дерзкий»
|
|colspan=2|20386
|2022 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Клаб-К». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Клаб-К». По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Готовится подписание контракта. Принадлежность к КСФ не подтверждена

|-
!colspan=10|Корабли и катера охраны водного района — ОВР (корабли 3 и 4-го ранга); 25 вымпелов

|-
|rowspan=2|Эскадренный миноносец; эсминец (ЭМ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Ушаков»
|474
|956 «Сарыч»╱тип 956 (Э, ЭМ)
|«Sovremenny»
|1993
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|43-я дивизия ракетных кораблей
|
|Действует в ближней морской зоне. В составе СПГ (данные июня 2021 г.)

|-
|rowspan=2|Малый ракетный корабль (МРК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Рассвет»
|520
|12341 «Овод-1»
|«Nanuchka»
|1988
|ВМБ Полярный (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|108-й Краснознамённый дивизион малых ракетных кораблей 7-й гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|rowspan=7|Малый противолодочный корабль (МПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-194 «Брест»
|199
|rowspan=6|1124М «Альбатрос»
|rowspan=6|«Grisha»
|1988
|rowspan=2|ВМБ Полярный (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|270-й гвардейский дивизион малых противолодочных кораблей 7-й гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|  В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-203 «Юнга»
|113
|1989
|
|В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-130 «Нарьян-Мар»
|138
|rowspan=2|1990
|rowspan=2|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|rowspan=2|43-й отдельный дивизион кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-7 «Онега»
|164
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|МПК-14 «Мончегорск»
|190
|1993
|rowspan=2|ВМБ Полярный (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|270-й гвардейский дивизион малых противолодочных кораблей 7-й гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-59 «Снежногорск»
|196
|1994
|
|В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|rowspan=2|Артиллерийский катер (АКА)

|-
|style=background:#FFB6C1|«АК-388»
|211
|1400М «Гриф»
|«Zhuk»
|1981
|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|7-я гвардейская Печенгская Краснознамённая бригада кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|Используется в качестве служебно-разъездного катера. Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|rowspan=10|Противодиверсионный катер; судно на воздушной подушке (ПРДК; СВП)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-»
|976
|rowspan=3|«ПВ-1415 (14159)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=3|«Flamingo»
|rowspan=2|—
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|rowspan=7|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-»
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-381»
|943
|1988
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-340 «Юнармеец Заполярья»
|669
|rowspan=4 colspan=2|21980 «Грачонок»
|rowspan=2|2016
|rowspan=3|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-421 «Юнармеец Беломорья»
|939
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-429 «Сергей Преминин»
|936
|rowspan=2|2017
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-430 «Валерий Федянин»
|941
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
| 
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«СВП-»
|—
|rowspan=2 colspan=2|23321 «Манул»
|2019 (план)
|colspan=2|Судно-носитель — ПТЛД «Иван Папанин»
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи», город федерального значения Санкт-Петербург. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«СВП-»
|—
|2021 (план)
|colspan=2|Судно-носитель — ПТЛД «Николай Зубов»
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи», город федерального значения Санкт-Петербург. Заложен. Строится

|-
|rowspan=2|Морской тральщик (МТЩ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Владимир Гуманенко»
|811
|colspan=2|12660 «Рубин»
|2000
|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|42-й дивизион морских тральщиков 5-й бригады тральщиков 7-й гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|rowspan=7|Базовый тральщик (БТЩ)

|-
|style=background:#FFB6C1|БТ-97 «Полярный»
|603
|rowspan=2|1265 «Яхонт»
|rowspan=6|«Sonya»
|1984
|rowspan=6|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=6|83-й дивизион базовых тральщиков 5-й бригады тральщиков 7-й гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БТ-50 «Ельня»
|607
|1986
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БТ-152 «Котельнич»
|610
|12650 «Яхонт»
|1987
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БТ-111 «Соловецкий юнга»
|654
|1265 «Яхонт»
|1988
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БТ-226 «Коломна»
|641 (426?)
|12650 «Яхонт»
|1990
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БТ-211 «Ядрин»
|621
|1265 «Яхонт»
|1991
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|rowspan=2|Рейдовый тральщик (РТЩ)

|-
|style=background:#E0FFFF|РТ-236 «Коряжма»
|259
|1258Э «Корунд-Э»
|«Yevgenya»
|1985
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|43-й отдельный дивизион кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Десантные корабли и катера (корабли 2-го и 4-го рангов); 8 вымпелов

|-
|rowspan=7|Большой десантный корабль (БДК)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-91 «Оленегорский горняк»
|012
|rowspan=4|«775/II»
|rowspan=4|«Ropucha-II»
|rowspan=2|1976
|rowspan=8|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|rowspan=8|121-я бригада десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные февраля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-182 «Кондопога»
|027
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-55 «Александр Отраковский»
|031
|1978
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-45 «Георгий Победоносец»
|016
|1985
|
|Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Грен»
|010
|rowspan=2|11711
|rowspan=2|«Ivan Gren»
|2018
|
|В составе СПГ (данные мая 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Пётр Моргунов»
|017
|2020
|
|В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|rowspan=10|Десантный катер (ДКА)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-464»
|590
|rowspan=4|1176 «Акула»
|rowspan=4|«Ondatra»
|1985
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-148»
|578
|1993
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-182»
|533
|1996
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|121-я бригада десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|Д-163 «Николай Рубцов»
|555
|2005
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-»
|—
|rowspan=3 colspan=2|02510╱тип «БК-16»
|2017
|rowspan=2|—
|rowspan=2|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-»
|—
|2018
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-»
|—
|2021
|—
|—
|
|В составе СПГ (данные июня 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-2110»
|—
|rowspan=2 colspan=2|02511╱тип «БК-18»
|rowspan=2|2018
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|121-я бригада десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-308»
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подлодки (корабли 1-го и 2-го ранга); 29 вымпелов

|-
|rowspan=9|Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН)╱АПЛ с баллистическими ракетами (ПЛАРБ)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-51 «Верхотурье»
|818
|rowspan=5|667БДРМ «Дельфин»
|rowspan=5|«Delta-IV»
|1984
|rowspan=8|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=8|31-я дивизия подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок
|
|В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-114 «Тула»
|805
|1987
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|К-117 «Брянск»
|820
|1988
|
|Проходит ремонт. Срок окончания ремонта неизвестен. (данные января 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-18 «Карелия»
|804
|1989
|
|В составе СПГ (данные февраля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-407 «Новомосковск»
|849
|1990
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-535 «Юрий Долгорукий»
|838
|09550 (955) «Борей»
|«Borei-I╱Dolgorukiy»
|2012
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-549 «Князь Владимир»
|825
|rowspan=2|09552 (955А; 955) «Борей-А»
|rowspan=2|«Borei-A»
|2020
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|К- «Князь Пожарский»
|
|2023 (план)
|
|Завод изготовитель — ПО «Севмаш» в г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложена. Строится

|-
|rowspan=6|Многоцелевая подводная лодка атомная торпедная с ракетами крылатыми (МПЛАТРК)╱Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКР)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-560 «Северодвинск»
|—
|08850 (885) «Ясень»
|rowspan=5|«Graney»
|2014
|ВМБ Западная Ли́ца (г. Заозёрск, закрытое территориальное образование Заозёрск, Мурманская обл.)
|11-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные февраля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-561 «Казань»
|
|rowspan=4|08851 (885М) «Ясень-М»
|2021
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные мая 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|К-564 «Архангельск»
|
|2023 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ПО «Севмаш» в г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложена. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|К- «Пермь»
|
|2026 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ПО «Севмаш» в г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложена. Строится. Принадлежность к КСФ не подтверждена

|-
|style=background:#D0F0C0|К- «Воронеж»
|
|2027 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ПО «Севмаш» в г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложена. Строится.

|-
|rowspan=4|Подводная лодка атомная с ракетами крылатыми (ПЛАРК)╱Атомный подводный ракетный крейсер (АПКР)

|-
|style=background:#C0C0C0|К-119 «Воронеж»
|812
|rowspan=3|949А «Антей»
|rowspan=3|«Oscar-II»
|1989
|rowspan=4|ВМБ Западная Ли́ца (г. Заозёрск, закрытое территориальное образование Заозёрск, Мурманская обл.)
|rowspan=4|11-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|Находится в резервe (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-410 «Смоленск»
|816
|1990
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-266 «Орёл»
|847
|1992
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|rowspan=13|Подводная лодка атомная торпедная (ПЛАТ)╱Большая атомная подводная лодка (ПЛАБ)

|-
|style=background:#C0C0C0|Б-239 «Карп»
|622
|945М (945) «Барракуда»
|rowspan=2|«Sierra-I»
|1984
|rowspan=2|Видяевская ВМБ (пос. Видяево, закрытое территориальное образование Видяево, Мурманская обл.)
|rowspan=2|7-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|Находится в резерве (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#C0C0C0|Б-276 «Кострома»
|648
|945 «Барракуда»
|1987
|
|Находится в резерве (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|К-317 «Пантера»
|878
|971 «Щука-Б»
|«Akula»
|rowspan=3|1990
|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|24-я дивизия подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок
|
|Проходит ремонт, срок которого неизвестен. (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|Б-138 «Обнинск»
|618
|671РТМ(К) «Щука»
|«Viktor-III»
|ВМБ Западная Ли́ца (г. Заозёрск, закрытое территориальное образование Заозёрск, Мурманская обл.)
|11-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|Ввиду исчерпания модернизационного потенциала проекта будет списана до 2025 г. Находится в ремонте. Срок окончания ремонта неизвестен. (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-534 «Нижний Новгород»
|807
|945А «Кондор»
|«Sierra-II»
|Видяевская ВМБ (пос. Видяево, закрытое территориальное образование Видяево, Мурманская обл.)
|7-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-461 «Волк»
|867
|971М (971) «Щука-Б»
|«Improved Akula»
|1991
|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|24-я дивизия подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок
|
|Проходит модернизацию в ЦС «Звёздочка» в г. Северодвинск, Архангельская обл. до конца 2022 г. Будет установлен УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ» (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|Б-448 «Тамбов»
|648
|671РТМ(К) «Щука»
|«Viktor-III»
|rowspan=2|1992
|Видяевская ВМБ (пос. Видяево, закрытое территориальное образование Видяево, Мурманская обл.)
|7-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|Проходит модернизацию, срок которой неизвестен. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-328 «Леопард»
|872
|971М (971) «Щука-Б»
|«Improved Akula»
|rowspan=2|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|24-я дивизия подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом в ЦС «Звёздочка» в г. Северодвинск, Архангельская обл. до конца 2023 г. Установлен УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». (данные марта 2023 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-154 «Тигр»
|853
|971 «Щука-Б»
|«Akula»
|rowspan=2|1993
|
|Проходит модернизацию на СРЗ «Нерпа» в г. Снежногорск, Мурманская обл. до конца 2023 г. (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-336 «Псков»
|663
|945А «Кондор»
|«Sierra-II»
|Видяевская ВМБ (пос. Видяево, закрытое территориальное образование Видяево, Мурманская обл.)
|7-я дивизия подводных лодок 11-й эскадры подводных лодок
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-157 «Вепрь»
|890
|971 «Щука-Б»
|«Akula»
|1995
|rowspan=2|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=2|24-я дивизия подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-335 «Гепард»
|895
|09711 (971.1) «Щука-Б»
|«Akula-III»
|2001
|
|В перспективе пройдёт глубокую модернизацию и получит УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные июня 2021 г.)

|-
|rowspan=6|Большая дизель-электрическая торпедо-ракетная подводная лодка (БДЭПЛРК)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)╱Неатомная подводная лодка (НАПЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-585 «Санкт-Петербург»
|—
|06770 (677) «Лада»
|rowspan=5|«Lada»
|2010
|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|161-я Краснознамённая ордена Ушакова бригада подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|Б-586 «Кронштадт»
|
|rowspan=4|06771 (667М) «Лада»
|rowspan=2|2022 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Заложена. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|Б-587 «Великие Луки»
|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Заложена. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|Б-  Вологда
|
|rowspan=2|до 2027 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Будет заложена в 2022 г.

|-
|style=background:#D0F0C0|Б-  Ярославль
|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Будет заложена в 2022 г.

|-
|rowspan=5|Большая дизель-электрическая подводная лодка (БДЭПЛ)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-800 «Калуга»
|468
|877ЛПМБ «Палтус»
|rowspan=4|«Kilo»
|1989
|rowspan=4|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=4|161-я Краснознамённая ордена Ушакова бригада подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные июня 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-459 «Владикавказ»
|431
|rowspan=3|877 «Палтус»
|rowspan=2|1990
|
|В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|Б-471 «Магнитогорск»
|409
|
|Нет информации о состоянии подлодки. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#C0C0C0|Б-177 «Липецк»
|429
|1991
|
|Находится в резерве (данные января 2022 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Атомные и дизельные подводные лодки специального назначения (корабли 1-го и 2-го ранга); 1 вымпел

|-
|rowspan=2|Большая опытовая подводная лодка

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-90 «Саров»
|—
|20120 «Сарган»
|«Sarov»
|2008
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|161-я Краснознамённая ордена Ушакова бригада подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил
|
|Используется в качестве испытателя новых и перспективных технических бортовых систем для ПЛ. Статус неизвестен. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Данные уточняются

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Судовой состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение военно-морской разведки — операторы: Управление разведки военно-морского флота РФ и Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ); 6 вымпелов

|-
|rowspan=6|Средний разведывательный корабль — судно связи (СРЗК — ССВ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Колгуев»
|—
|861М
|«Conv Moma»
|1970
|—
|rowspan=6|518-й дивизион разведывательных кораблей
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|ССВ-700 «Темрюк»
|700
|«08622 (862)»
|«Yug»
|1983
|ВМБ Гаджиево (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе (данные зимы 2016 г.). Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|ССВ-407 «Таврия»
|407
|rowspan=2|864╱тип «Меридиан»
|rowspan=2|«Vishnya╱Meridian»
|1987
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|ССВ-425 «Виктор Леонов»
|425
|1988
|—
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Юрий Иванов»
|colspan=3|18280
|2014
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.

|-
|Большой разведывательный корабль — судно связи (БРЗК — ССВ)
|style=background:#FFB6C1|ССВ-463 «Беломорье»
|463
|1826 «Рубидий»
|«Balzam╱Belomor’ye╱Lira»
|1987
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Гидрографическая служба флота — операторы: Гидрографическая служба ВМФ, Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ (ГУГИ МО РФ), Управление разведки военно-морского флота РФ, Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ), Государственная метрологическая служба РФ и Роскартография; 38 вымпелов

|-
|rowspan=19|Океанографическое судно — гидрографическое судно (ОИС — ГС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Сенеж»
|colspan=2|862
|rowspan=3|«Yug»
|1979
|rowspan=4|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|rowspan=31|Гидрографический отряд флота
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Визир»
|rowspan=2 colspan=2|«862/II»
|rowspan=2|1983
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Горизонт»
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|«Ромуальд Муклевич»
|colspan=2|865
|«Sibirykov»
|1991
|
|Проходит РСМ на СРЗ «Кронштадтский судоремонтный завод (КСЗ)» в г. Кронштадт, Ленинградская обл. до конца 2018 г.

|-
|style=background:#E0FFFF|«Янтарь»
|colspan=2|22010 «Крюйс»
|«Янтарь»
|2015
|—
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. В составе СПГ (данные лета 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Академик Агеев»
|colspan=2|16450 «Гараж-Гюйс»
|(AGOR, AGS)
|2020 (план)
|—
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Завод изготовитель — ССЗ «Пелла», г. Отрадное, Ленинградская обл. Формируется корпус и надстройка. Спущен на воду. Достраивается на плаву

|-
|style=background:#FFB6C1|«ГС-182»
|rowspan=4 colspan=2|871
|rowspan=4|«Biya»
|1970
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-192»
|rowspan=2|1971
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ГС-193»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ГС-271»
|1972
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-260»
|rowspan=2 colspan=2|872
|rowspan=5|«Finik»
|rowspan=3|1978
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные декабря 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ГС-278»
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 года. Возможно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-405»
|rowspan=3 colspan=2|«872/II»
|rowspan=2|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные декабря 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-297»
|rowspan=2|1983
|
|Работает (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-87»
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-526»
|colspan=3|«РЭФ-100»
|1985
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-440»
|colspan=3|16611 «Фарватер»
|1994
|rowspan=2|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Николай Скосырев»
|colspan=3|19910 «Амур»
|2020
|
|В строю

|-
|rowspan=13|Большой гидрографический катер (БГК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-1373»
|rowspan=3 colspan=2|«Г-1415 (14156)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=3|«Flamingo»
|rowspan=3|—
|rowspan=4|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-1554»
|
|Работает (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-1919»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-310»
|rowspan=4 colspan=2|1896
|rowspan=4|«Nyrat-2╱PO-2»
|1971
|
|Работает (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-462»
|rowspan=3|—
|rowspan=2|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-754»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2017 года. На приколе в Мурманске. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-885»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|БГК-2148 «Николай Тимошенко»
|rowspan=3 colspan=3|19920 «Баклан»
|2012
|ВМБ Полярный (пос. Мишуково, Мурманская обл.)
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БГК-2154 «Всеволод Воробьёв»
|2016
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#D0FFFF|«Александр Макорта»
|2020
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Работает

|-
|style=background:#D0FFFF|«Владимир Козицкий»
|rowspan=2 colspan=3|23040Г
|rowspan=2|2019 (план)
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«БГК-»
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Готовится к закладке

|-
|Транспортный плавучий док глубоководных исследовательских аппаратов (ПД)
|style=background:#E0FFFF|«Свияга»
|colspan=3|22570 «Квартира»
|2015
|rowspan=5|ВМБ Гаджиево (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|rowspan=4|29-я отдельная бригада подводных лодок
|
|Используется в качестве носителя автономных глубоководных аппаратов (станций╱батискафов). В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|rowspan=3|Научно-исследовательская атомная подводная лодка специального назначения — носитель обитаемых глубоководных аппаратов (ПЛАСН — НИПЛ)

|-
|style=background:#FFB6C1|БС-136 «Оренбург»
|—
|09786 (667БДР «Кальмар»)
|«Yankee stretch»
|1981
|
|Является универсальным глубоководным разведчиком и носителем ПЛ. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Вероятно списана. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|БС-64 «Подмосковье»
|815
|09787 (667БДРМ «Дельфин»)
|«Delta-IV stretch»
|1986
|
|Является универсальным глубоководным разведчиком и носителем ПЛ. Прошла глубокую модернизацию. В составе СПГ (данные лета 2018 г.)

|-
|rowspan=7|Научно-исследовательская атомная глубоководная станция (АС)

|-
|style=background:#FFFACD|«АС-23»
|—
|rowspan=2|18511 «Нельма»
|rowspan=2|«X-Ray»
|1986
|rowspan=6 colspan=2|Подлодка или судно носитель — БС-136 «Оренбург»╱БС-64 «Подмосковье»╱К-329 «Белгород»╱ПД «Свияга»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«АС-35»
|—
|1995
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«АС-13»
|—
|rowspan=3|1910 «Кашалот»
|rowspan=3|«Uniform»
|1986
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-15»
|—
|1991
|
|Прошла модернизацию. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«АС-33»
|—
|1994
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«АС-31»
|220
|10831 (1083.1; 1083К) «Калитка» («Лошарик»)
|«Norsub-5»
|2010
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|Научно-исследовательская автономная глубоководная станция — батискаф (АС)
|style=background:#FFB6C1|АС-39 «Консул»
|colspan=3|16811 «Консул»
|2011
|colspan=2|Судно носитель — СБС «Звёздочка»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Данные уточняются

|-
|Спасательное морское буксирное многоцелевое судно — спасательный морской буксир (СБС — СБ)
|style=background:#E0FFFF|«Звёздочка»
|600
|colspan=2|20180
|2010
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|Гидрографический отряд флота
|
|Может работать во льдах. Базируется в ЦС «Звёздочка» и используется для тех. и спасательного обеспечения кораблей и судов проходящих испытания в Двинской Губе и на Белом море. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение поисково-спасательного обеспечения флота (ПСО╱СПАСР) — операторы: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ РФ (УПАСР), Госморспасслужба РФ и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ; 22 вымпела

|-
|Морское госпитальное судно (МГС)
|style=background:#E0FFFF|«Свирь»
|colspan=2|«B-320-II»╱тип «Обь»
|«Ob`»
|1989
|rowspan=3|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|rowspan=17|88-я бригада спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|rowspan=3|Спасательное морское судно (СС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Михаил Рудницкий»
|colspan=2|05360
|rowspan=2|«Mikhail Rudnitsky»
|1978
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Георгий Титов»
|colspan=2|05361
|1982
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=8|Спасательное морское буксирное судно — спасательный морской буксир (СБС — СБ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-15»
|rowspan=2 colspan=2|714
|rowspan=2|«Goryn»
|1977
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. Возможно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-523»
|1983
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-9»
|colspan=2|733С╱тип «МБ»
|«Okhtenskiy╱Goliat»
|1964
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Памир»
|rowspan=2 colspan=2|1452
|rowspan=2|«Ingul»
|1974
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Алтай»
|1987
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|СБ-131 «Николай Чикер»
|colspan=2|«Р-5757»
|«Nikolai Chiker»
|1989
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|СБ-736 «Полярный конвой»
|rowspan=2 colspan=3|02980 «ПС-45»
|2017
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|В составе СПГ (данные зимы 2017 г.)

|-
|rowspan=4|Килекторное судно (КИЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КИЛ-22»
|rowspan=2 colspan=3|419
|1968
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«КИЛ-31»
|1974
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. В отстое. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«КИЛ-143»
|rowspan=2 colspan=2|141
|rowspan=2|«Kashtan»
|rowspan=2|1989
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Бортовой обитаемый спасательный глубоководный аппарат (ОГАС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-34»
|colspan=2|18551 (1855; 1855.1) «Приз»
|«India 12,1m»
|1989
|colspan=2|Судно-носитель — СС «Георгий Титов»
|
|Прошёл глубокую модернизацию. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-36»
|colspan=2|18270 «Бестер»
|«Bester»
|1994
|colspan=2|Судно-носитель — СС «Георгий Титов»╱"Михаил Рудницкий"
|
|Проходит глубокую модернизацию до проекта 18271 «Бестер-1» на СРЗ «Канонерский судоремонтный завод» в г. Кронштадт Ленинградской обл. до 2019 г.

|-
|rowspan=5|Водолазное судно (ВМ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-72»
|rowspan=3 colspan=2|535 «Краб»
|rowspan=3|«Yelva»
|1986
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|rowspan=17|88-я бригада спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-227»
|rowspan=2|—
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ВМ-915»
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВМ-596»
|colspan=3|11980
|2004
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|rowspan=4|Противопожарный катер (ПЖК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-1378»
|rowspan=3 colspan=2|14611 «Геракл»
|rowspan=3|«Morkov╱Iva»
|rowspan=2|—
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-1545»
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПЖК-2055»
|1993
|rowspan=4|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|rowspan=9|Рейдовый водолазный катер — спасательный многофункциональный катер (РВК — СМК)

|-
|style=background:#E0FFFF|РВК-1229 «Иван Швец»
|rowspan=6 colspan=3|23040
|rowspan=2|2016
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-1230»
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-»
|rowspan=2|2018 (план)
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-»
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-»
|rowspan=2|2019 (план)
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-»
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#E0FFFF|СМК-2176 «Спасатель Кононенко»
|rowspan=2 colspan=3|23370М
|2016
|—
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«СМК-»
|2018 (план)
|—
|
|Завод изготовитель — АО «Кампо», г. Орехово-Зуево, Московская обл. Транспортирован на достроечную площадку «Мурманского судоремонтного завода» в г. Мурманск Мурманская обл. для достройки и испытаний

|-
!colspan=10 style=align: center; background: lavender; |Подразделение материально-технического обеспечения — оператор Служба материально-технического обеспечения ВМФ РФ; вымпелов

|-
|rowspan=12|Морской буксир — эскортный буксир (МБ)

|-
|style=background:#C0C0C0|«МБ-8»
|colspan=2|733╱тип «МБ»
|«Okhtenskiy╱Goliat»
|1960
|rowspan=2|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|rowspan=113|81-я бригада судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 года. На приколе в Архангельске. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-19»
|rowspan=5 colspan=2|745 «Садко»
|rowspan=6|«Sorum»
|1978
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-100»
|1985
|rowspan=2|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|МБ-236 «Секстан»
|1986
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2015 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-56»
|1989
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2011 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-110»
|1991
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2012 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-12»
|colspan=2|745МБ (745П) «Морж»
|2011
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МБ-134 «Виктор Тихонов»
|rowspan=2 colspan=3|02790 «ПЕ-65»
|rowspan=2|2014
|rowspan=2|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Может выполнять функции пожарного и аварийно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МБ-135 «Анатолий Тарасов»
|
|Может выполнять функции пожарного и аварийно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|
|rowspan=2 colspan=3|23470
|—
|—
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. Завод изготовитель — ССЗ «Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ)», г. Ярославль, Ярославская обл. Готовится к закладке

|-
|style=background:#D0F0C0||—
|—
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. Завод изготовитель — ССЗ «Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ)», г. Ярославль, Ярославская обл. Готовится к закладке

|-
|rowspan=33|Рейдовый буксир — буксирный катер (РБ — БУК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-29»
|rowspan=6 colspan=3|192А╱тип «РБ»
|1989
|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-40»
|1988
|ВМБ Полярный (г. Островной, закрытое территориальное образование Островной, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-108»
|rowspan=2|1991
|Видяевская ВМБ (пос. Видяево, закрытое территориальное образование Видяево, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-109»
|ВМБ Гаджиево (г. Гаджиево, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-139»
|1984
|rowspan=2|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-293»
|1989
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-1»
|colspan=2|04983 «Зюйд»╱тип «Сатурн╱Антон Мазин»
|rowspan=11|«Prometey»
|—
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-66»
|colspan=2|498С╱тип «Сатурн»
|1973
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-68»
|rowspan=2 colspan=2|498╱тип «Сатурн»
|—
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2011 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-114»
|1973
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-158»
|rowspan=2 colspan=2|04983 «Зюйд»╱тип «Сатурн╱Антон Мазин»
|1973
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-161»
|1984
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-202»
|colspan=2|498╱тип «Сатурн»
|—
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-265»
|rowspan=2 colspan=2|498С╱тип «Сатурн»
|1973
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-317»
|1979
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-360»
|rowspan=2 colspan=2|498╱тип «Сатурн»
|—
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-362»
|—
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-269»
|colspan=2|737К╱тип «БК-600»
|«Sidehole»
|1969
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«Дельфин»
|rowspan=5 colspan=3|16609
|rowspan=2|2012
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Касатка»
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-367»
|2015
|rowspan=3|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-368»
|2016
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-369»
|2017
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-34»
|rowspan=7 colspan=3|90600
|rowspan=3|2009
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-47»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-48»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-386»
|2010
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Поморье»
|2011
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-399»
|rowspan=2|2013
|rowspan=3|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-400»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БУК-2181»
|colspan=3|04690 «RAscal 2000»
|2017
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БУК-259»
|colspan=3|378╱тип «РБТ»
|—
|rowspan=3|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|rowspan=3|Патрульный ледокол — эскортный ледокол (ПТЛД)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Руслан»
|colspan=2|97П╱тип «Добрыня Никитич»
|«Dobrynya Nikitich╱Ivan Susanin»
|1975
|
|Вероятно будет списан до 2020 г. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Илья Муромец»
|colspan=2|21180
|(AGB)
|2017
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна, гидрографического судна и сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|rowspan=3|Морской транспорт вооружений (МТВ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ВТР-140»
|colspan=3|773
|1972
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2012 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#D0F0C0|«Академик Макеев»
|colspan=3|20181 (20180ТВ)
|2019 (план)
|—
|
|Является универсальным транспортом баллистических и крылатых ракет. Завод изготовитель — ЦС «Звёздочка» г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложен. Строится

|-
|rowspan=2|Большой морской сухогрузный транспорт (БМСТ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Яуза»
|colspan=3|550М (550)╱тип «Капитан Мышевский»
|1975
|rowspan=9|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Прошёл глубокую модернизацию. Принимает участие в составе «Сирийского (Московского) экспресса». В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=2|Средний морской сухогрузный транспорт (СМСТ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Печора»
|rowspan=2 colspan=2|«740/3РУМ» (740/2В)╱тип «Юный партизан»
|rowspan=2|«Yunnyy Partizan»
|1976
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 г. Данные уточняются

|-
|rowspan=2|Морское судно тылового обеспечения (МСТО)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Эльбрус»
|colspan=3|23120 «Лонгвиник»
|2018
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|rowspan=2|Большой морской танкер (БМТ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Сергей Осипов»
|colspan=2|1559В «Морской простор»╱тип «Великий октябрь╱Борис Чиликин»
|«Boris Chilikin»
|1973
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|rowspan=5|Средний морской танкер (СМТ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Кама»
|rowspan=2 colspan=2|«РЭФ-675»╱тип «Калининграднефть»
|rowspan=2|«Kaliningradneft»
|rowspan=2|1982
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Вязьма»
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2015 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«Дубна»
|colspan=2|Тип «Дубна»
|«Dubna»
|1974
|rowspan=2|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Академик Пашин»
|colspan=3|23130
|2019
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Невский судостроительно-судоремонтный завод», г. Шлиссельбург, Ленинградская обл. Танкер передан заказчику.

|-
|rowspan=4|Малый морской танкер (ММТН)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ВТН-36»
|colspan=3|1844 «Каир»
|1987
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2016 г. В отстое в Архангельске. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#D0F0C0||rowspan=2 colspan=3|03182 «Платформа-Арктика»
|—
|—
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», г. Зеленодольск, Республика Татарстан. Готовится к закладке

|-
|style=background:#D0F0C0|
|—
|—
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», г. Зеленодольск, Республика Татарстан. Готовится к закладке

|-
|rowspan=2|Морской водоналивной танкер (МВТ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Маныч»
|colspan=2|1549
|«Manych»
|1972
|rowspan=4|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Североморске (данные от весны 2018 г.). Возможно списан. Данные уточняются

|-
|rowspan=3|Судно комплексного портового обслуживания (СКПО)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Умба»
|rowspan=2 colspan=3|03180 «СКПО-1000»
|rowspan=2|2014
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного судна, сухогрузного транспорта, а также экологического и лоцманского судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Печа»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного судна, сухогрузного транспорта, а также экологического и лоцманского судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|rowspan=2|Килекторное судно (КИЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КИЛ-164»
|colspan=2|141
|«Kashtan»
|1989
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=9|Плавучий кран; самоходный плавучий кран (ПК; СПК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-39100»
|colspan=3|«876 (605-ПК; 24-11095)»
|1967
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|ПК-1150 «Палтус»
|colspan=3|Тип «Палтус»
|1980
|rowspan=2|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2014 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-33016»
|colspan=3|«Д-9021»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПК-7500»
|colspan=3|15201 «Слава Севастополя»
|1983
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-19150»
|rowspan=4 colspan=3|02690
|rowspan=2|2015
|rowspan=3|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-37150»
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-45150»
|2016
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«СПК-53150»
|2018 (план)
|—
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Алмаз» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Спущен на воду. Достраивается на плаву

|-
|rowspan=4|Кабельное судно (КС)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Ингури»
|colspan=3|1274
|1978
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Североморске (данные лета 2016 г.). Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#D0F0C0|«Волга (Свияга?)»
|rowspan=2 colspan=3|15310 «Кабель»
|2019 (план)
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», г. Зеленодольск, Республика Татарстан. Переведено на достройку на ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Сформирован корпус и надстройка. Монтаж оборудования

|-
|style=background:#D0F0C0|«Вятка»
|2020 (план)
|—
|
|Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», г. Зеленодольск, Республика Татарстан. Переведено на достройку на ССЗ «Судостроительный завод Залив», г. Керчь, Республика Крым. Сформирован корпус и надстройка. Монтаж оборудования

|-
|rowspan=6|Судно размагничивания (СР)

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-216»
|rowspan=3 colspan=2|130
|rowspan=3|«Bereza»
|1990
|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 г. На приколе в Североморске. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-548»
|1987
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-569»
|1988
|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2013 г. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-261»
|rowspan=2 colspan=3|17994 «Глобус»
|1986
|ВМБ Полярный (пос. Оленья Губа, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2017 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|СР-72 «Владимир Котельников»
|2007
|Беломорская ВМБ (г. Северодвинск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2013 г. Данные уточняются

|-
|rowspan=4|Судно контроля физических полей (СФП)

|-
|style=background:#FFB6C1|СФП-286 «Михаил Ломоносов»
|colspan=3|1806 «Звук»
|1979
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе на СРЗ «№ 176» в Архангельске (данные осени 2015 г.). Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|СФП-562 «Владимир Перегудов»
|colspan=3|18061К «Звук»
|1988
|rowspan=2|ВМБ Полярный (г. Мурманск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«Академик Исанин»
|colspan=3|18061 «Звук»
|1994
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Данные уточняются

|-
|rowspan=2|Катер торпедолов (ТЛ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ТЛ-1666»
|colspan=3|1388 «Баклан»
|1988
|ВМБ Полярный (г. Полярный, закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 года. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|Катер экологического контроля (ЭК)
|style=background:#E0FFFF|«ЭК-1412»
|colspan=3|«СК620/Н» («СК620/II») «Дракон»
|1983
|rowspan=7|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|Катер химической и радиационной разведки (КРХ)
|style=background:#E0FFFF|«КРХ-536»
|colspan=3|«1388Р» «Баклан-Р»
|rowspan=3|—
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=5|Катер связи — плавучий командный пункт; рейдовый разъездной катер; церемониальный катер (КСВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КСВ-213»
|colspan=3|1388Р «Баклан»
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«КСВ-316»
|colspan=3|14670 «Гурзуф»
|1991
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2014 года. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«КСВ-872»
|colspan=3|1388НЗ «Баклан»
|2011
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КСВ-57»
|003
|colspan=2|21270
|2007
|
|Работает (данные весны 2018 г.)

|-
|rowspan=4|Рабочий катер — рейдовый разъездной катер; пассажирский катер (РК — РРК; ПСК)

|-
|style=background:#E0FFFF|ПСК-346 «Беломорец»
|rowspan=3 colspan=3|«СК620/II» «Дракон»
|1978
|Беломорская ВМБ (г. Архангельск, Архангельская обл.) — БелВМБ
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПСК-1304»
|rowspan=3|—
|rowspan=3|ВМБ Североморск (г. Североморск, закрытое территориальное образование Североморск, Мурманская обл.)
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПСК-302»
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|Катер нефтемусоросборщик (МУС)
|style=background:#FFB6C1|«МУС-467»
|colspan=3|14630
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Североморске (данные лета 2017 г.). Вероятно списан. Данные уточняются
|}

Суммарно вымпелов:Боевые подводные лодки: 33

Исследовательские подводные лодки, батискафы и спасательные обитаемые глубоководные аппараты:Надводные корабли и катера: 38

Надводные суда и катера:Статистика:

Доля кораблей производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля кораблей производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля кораблей производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства СССР по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Доля судов производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Процент исправных кораблей по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных судов по состоянию на конец 2018 года — ≈ %Средний возраст боевого состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

Средний возраст вспомогательного состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет
</center>

 Тихоокеанский флот ВМФ России 

<center>Цвета таблицы:Внимание! В нижеприведённую таблицу включён не полный перечень кораблей и судов флота. Каталог исключений и дополнительную информацию, как и расшифровку сокращений и словарь см. в разделе «Примечания».

{| class=wide style="text-align: center"
!Класс и подклассы — аббревиатура╱альтернативная аббревиатура!!Тактический номер + наименование!!б/н!!Индекс проекта + шифр (альтернативный или домодернизационный индекс)╱тип!!Кодовое обозначение «NATO»!!Год поступления!!Военно-морская база — ВМБ (пункт базирования) + сокращение!!Подразделение флота╱судно-носитель!!Фото!!Дополнительная информация

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабельный состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Корабли дальней морской зоны (корабли 1-го ранга); 6 вымпелов

|-
|Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР)
|style=background:#FFE4B5|«Адмирал Нахимов»|080
|11442М (1144.2; 11442) «Орлан»
|«Kirov»
|1988
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|36-я дивизия надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом на ПО «Севмаш» в г. Северодвинск Архангельской обл. до конца 2024 г. (данные марта 2023 г.)

|-
|Ракетный крейсер (РКР)
|style=background:#E0FFFF|«Варяг»|011
|1164 «Атлант»
|«Slava»
|1989
|
|В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|Эскадренный миноносец; эсминец (ЭМ)
|style=background:#C0C0C0|«Бурный»|778
|956 «Сарыч»
|«Sovremenny»
|1988
|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|—
|
|В резерве 3-й категории. Донор ЗИП. Ожидает списания и утилизации

|-
|rowspan=3|Большой противолодочный корабль (БПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Трибуц»|564
|rowspan=5|1155 «Фрегат»╱тип «Удалой»
|rowspan=5|«Udaloy»
|1986
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=5|44-я бригада надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Адмирал Пантелеев»|548
|1991
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|rowspan=5|Фрегат (ФР)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Маршал Шапошников»|543
|1985
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Имеет крылатые ракеты «Калибр», Х-35 и «Циркон». В составе СПГ (данные февраля 2021 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|«Адмирал Виноградов»|572
|1988
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Находится на модернизации до конца 2025 г. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Адмирал флота Советского Союза Амелько»
|
|rowspan=3 colspan=2|22350
|2023 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Адмирал Юмашев»
|
|до 2025 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует эсминцам стран NATO. Заложен. Строится.

|-
!colspan=16|Сторожевые корабли ближней и дальней морской зоны (корабли 2-го ранга); 1 вымпел

|-
|rowspan=13|Корвет (КРВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Совершенный»|333
|rowspan=6|20380
|rowspan=6|«Steregushchy»
|2017
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|—
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Громкий»|335
|2018
|—
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»|339
|2020
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Резкий»|343
|2023 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«Грозный»|
|2024 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
|style=background:#D0F0C0|Бравый|
|2026 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
|style=background:#E0FFFF|«Гремящий»|337
|rowspan=6 colspan=2|20385
|2020
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Проворный»|
| 2024 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Буйный»|
|rowspan=4|2024 — 2028 (план)
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Разумный»|
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Быстрый»|
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
|style=background:#D0F0C0|
|
|
|
|
|По боевым возможностям соответствует фрегатам стран NATO. Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК». Контракт заключён.

|-
!colspan=10|Корабли и катера охраны водного района — ОВР (корабли 3-го и 4-го рангов); 32 вымпела

|-
|rowspan=7|Малый ракетный корабль (МРК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Смерч»|423
|rowspan=2|12341 «Овод-1»
|rowspan=2|«Nanuchka»
|1985
|rowspan=2|Камчатская ВМБ (пос. Завойко, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|rowspan=2|66-й дивизион малых ракетных кораблей
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иней»|418
|1987
|
|В составе СПГ (данные мая 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Ржев»|
|rowspan=4 colspan=2|22800 «Каракурт»
|rowspan=4|2024 — 2026 (план)
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК».

|-
|style=background:#D0F0C0|«Удомля»|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК».

|-
|style=background:#D0F0C0|«Уссурийск»|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК».

|-
|style=background:#D0F0C0|«Павловск»|
|
|
|
|Имеет УКСК «Калибр-НК». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-НК».

|-
|rowspan=9|Малый противолодочный корабль (МПК)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-191 «Холмск»|369
|1124 «Альбатрос»
|«Grisha»
|1985
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|38-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МПК-221»|354
|rowspan=7|1124М «Альбатрос»
|rowspan=7|«Grisha III»
|1987
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|11-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-222 «Кореец»|390
|1989
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-125 «Советская Гавань»|350
|rowspan=3|1990
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|38-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МПК-107»|332
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|117-й дивизион кораблей охраны водного района 114-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-64 «Метель»|323
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|11-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МПК-82»|375
|rowspan=2|1991
|Камчатская ВМБ (пос. Завойко, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|117-й дивизион кораблей охраны водного района 114-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МПК-17 «Усть-Илимск»|362
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|11-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|rowspan=11|Ракетный катер (РКА)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-261»|991
|rowspan=10|12411 «Молния-1»
|rowspan=10|«Tarantul»
|1988
|rowspan=10|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=10|2-й гвардейский дивизион ракетных катеров 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-297»|954
|rowspan=2|1990
|
|В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-298»|971
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-11»|940
|rowspan=2|1991
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-14»|924
|
|В составе СПГ (данные февраля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-18»|937
|rowspan=2|1992
|
|В составе СПГ (данные февраля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-19»|978
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-20»|921
|1993
|
|В составе СПГ (данные февраля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-24»|946
|1994
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Р-29»|916
|2003
|
|В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|rowspan=14|Противодиверсионный катер (ПРДК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-391»|—
|rowspan=5|14159╱тип «Фламинго»
|rowspan=5|«Flamingo»
|rowspan=2|1988
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-400»|—
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-404»|999
|rowspan=3|—
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-405»|978
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-406»|—
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-377»|996
|rowspan=6 colspan=2|21980 «Грачонок»
|2013
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|П-420 «Юнармеец Приморья»|997
|rowspan=2|2014
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|П-417 «Юнармеец Камчатки»|998
|rowspan=2|Камчатская ВМБ
|—
|
|В составе СПГ (данные августа 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-431 Юнармеец Чукотки»|994
|2017
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«П-445»|973
|2018
|—
|—
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Юнармеец Сахалина»|
|2020
|Камчатская ВМБ
|—
|
|В составе СПГ (данные мая 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«П-»|
|rowspan=2 colspan=2|03160 «Раптор»
|rowspan=2|2020 (план)
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Пелла», г. Отрадное, Ленинградская обл. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|«П-»|—
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Пелла», г. Отрадное, Ленинградская обл. Заложен. Строится

|-
|rowspan=7|Морской тральщик (МТЩ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МТ-264»|738
|rowspan=2|266МЭ «Аквамарин-МЭ»
|rowspan=2|«Natya»
|rowspan=2|1989
|rowspan=2|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|rowspan=2|117-й дивизион кораблей охраны водного района 114-й бригады кораблей охраны водного района
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МТ-265»|718
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Яков Баляев»|616
|rowspan=4 colspan=2|12700 «Александрит»
|2020
|
|
|
|В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Пётр Ильичёв»|543
|rowspan=2|2022 
|
|
|
|В составе СПГ (данные ноября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Анатолий Шлемов»|651
|
|
|
|В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Лев Чернавин»|
|
|
|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Средне-Невский судостроительный завод», город федерального значения Санкт-Петербург.

|-
|rowspan=8|Базовый тральщик (БТЩ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-100»|565
|rowspan=7|1265 «Яхонт»
|rowspan=7|«Sonya»
|1984
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|38-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-325»|586
|1985
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=5|11-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные мая 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-114»|542
|1987
|
|В составе СПГ (данные марта 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-232»|525
|1988
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-245»|553
|1989
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-256»|560
|1990
|
|В составе СПГ (данные сентября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БТ-215»|593
|1991
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|38-й дивизион кораблей охраны водного района 165-й бригады надводных кораблей
|
|В составе СПГ (данные мая 2021 г.)

|-
|Рейдовый тральщик (РТЩ)
|style=background:#FFB6C1|«РТ-471»|246
|1258 «Корунд»
|«Yevgenya»
|1979
|Камчатская ВМБ (пос. Завойко, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|117-й дивизион кораблей охраны водного района 114-й бригады кораблей охраны водного района
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Десантные корабли и катера (корабли 2-го и 4-го рангов); 8 вымпелов

|-
|rowspan=8|Большой десантный корабль (БДК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Николай Вилков»|081
|1171 «Тапир»
|«Alligator»
|1974
|rowspan=4|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|rowspan=4|100-я бригада десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-101 «Ослябя»|066
|rowspan=2|775
|rowspan=2|«Ropucha»
|1981
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-98 «Адмирал Невельской»|055
|1982
|
|В составе СПГ (данные ноября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|БДК-11 «Пересвет»|077
|775М
|«Ropucha-M»
|1991
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Владимир Андреев»|
|rowspan=2|11711
|rowspan=2|«Ivan Gren»
|2025 (план))

|
|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Янтарь», г. Калининград, Калининградская обл. Строится.

|-
|style=background:#D0F0C0|«Василий Трушин»|
|rowspan=2|2026 (план)
|
|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Янтарь», г. Калининград, Калининградская обл. Строится.

|-
|style=background:#D0F0C0| «Иван Рогов»
|
|«23900»
|«Ivan Rogov»
|
|
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Залив», г. Керчь, Республика Крым. Заложен. Строится.

|-
|rowspan=6|Десантный катер (ДКА)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-704»
|640
|rowspan=3|1176 «Акула»
|rowspan=3|«Ondatra»
|1976
|rowspan=6|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|rowspan=6|100-я бригада десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«Д-70»
|677
|1981
|
|Нет информации о состоянии вымпела. (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-57»
|675
|2007
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Д-107»
|650
|11770 «Серна»
|«Serna»
|2010
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Карцов»
|685
|21820 «Дюгонь»
|«Dyugon»
|2015
|
|В составе СПГ (данные апреля 2021 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подлодки (корабли 1-го и 2-го ранга); 17 вымпелов

|-
|rowspan=7|Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН)╱АПЛ с баллистическими ракетами (ПЛАРБ)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-44 «Рязань»
|862
|667БДР «Кальмар»
|«Delta-III»
|1982
|rowspan=6|Камчатская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Вилючинск, Камчатский край)
|rowspan=6|25-я дивизия подводных лодок 16-й эскадры подводных лодок
|
|В составе СПГ (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-550 «Александр Невский»
|838
|rowspan=2|09551 (955) «Борей»
|rowspan=2|«Borei-II╱Dolgorukiy»
|2013
|
|В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-551 «Владимир Мономах»
|817
|2014
|
|В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-552 «Князь Олег»
|
|rowspan=3|09552 (955А; 955) «Борей-А»
|rowspan=3|«Borei-A»
|2021
|
|В составе СПГ (данные декабря 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-553 «Генералиссимус Суворов»
|
|2022
|
|В составе СПГ (данные декабря 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|К- «Император Александр III»|
|2023 (план)
|
|Завод изготовитель — ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская обл. Заложена. Строится

|-
|rowspan=4|Большая атомная подводная лодка, носитель ядерных торпед типа «Посейдон»

|-
|style=background:#E0FFFF| К-329 «Белгород»
|
|colspan=2|09852
|2022
|
|
|
|В составе СПГ (данные июля 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0| «Хабаровск»
|
|colspan=2|09851
|
|
|
|
|Завод изготовитель — ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская область. Строится как ПЛ-носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».

|-
|style=background:#D0F0C0| «Ульяновск»
|
|colspan=2|09853
|до 2027 (план)
|
|
|
|Завод изготовитель — ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская область. Строится как ПЛ-носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».

|-
|rowspan=4|Многоцелевая подводная лодка атомная торпедная с ракетами крылатыми (МПЛАТРК)╱Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКР)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-573 «Новосибирск»
|
|rowspan=3|08851 (885М) «Ясень-М»
|rowspan=3|«Graney»
|2021 
|rowspan=13|Камчатская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Вилючинск, Камчатский край)
|rowspan=13|10-я дивизия подводных лодок 16-й эскадры подводных лодок
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные декабря 2021 г.) 

|-
|style=background:#D0F0C0|К-571 «Красноярск»
|
|2023 (план)
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская обл. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0|К- «Владивосток»
|
|2025 (план)
|
|Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Завод изготовитель — ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская обл. Строится.

|-
|rowspan=6|Подводная лодка атомная с ракетами крылатыми (ПЛАРК)╱Атомный подводный ракетный крейсер (АПКР)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-132 «Иркутск»
|929
|rowspan=2|949АМ; 949АМ2? (949А) «Антей»
|rowspan=2|«Oscar-III»
|1988
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом в ЦС «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края до конца 2023 г. Будет установлен УКСК «Калибр-ПЛ» и «Циркон». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ» (данные апреля 2022 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-442 «Челябинск»
|904
|1990
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом в ЦС «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края до конца 2023 г. Будет установлен УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ».

|-
|style=background:#E0FFFF|К-456 «Тверь»
|920
|rowspan=2|949А «Антей»
|rowspan=2|«Oscar-II»
|1992
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-186 «Омск»
|947
|1993
|
|В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-150 «Томск»
|932
|949АМ; 949АМ2? (949А) «Антей»
|«Oscar-III»
|1996
|
|Проходит глубокую модернизацию с ремонтом в ЦС «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края, срок которой неизвестен. (данные декабря 2022 г.) Будет установлен УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». 

|-
|rowspan=4|Подводная лодка атомная торпедная (ПЛАТ)╱Большая атомная подводная лодка (ПЛАБ)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-331 «Магадан»
|997
|971 «Щука-Б»
|«Akula»
|1990
|
|Проходит ремонт и модернизацию в ЦС «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края до конца 2022 года. (данные сентября 2020 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|К-419 «Кузбасс»
|951
|971 (971У) «Щука-Б»
|«Akula-II»
|1992
|
|Прошла частичную модернизацию. В составе СПГ (данные августа 2021 г.)

|-
|style=background:#FFE4B5|К-295 «Самара»
|970
|971 (971М) «Щука-Б»
|«Improved Akula»
|1995
|
|Находится на глубокой модернизации с ремонтом на верфи ЦС «Звёздочка» в г. Северодвинск до конца 2023 г. Будет установлен УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». (данные января 2022 г.)

|-
|rowspan=6|Большая дизель-электрическая подводная лодка (БДЭПЛ)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)╱Неатомная подводная лодка (НАПЛ)

|-
|style=background:#FFFACD|Б-394 «Нурлат»
|522
|rowspan=5|877 «Палтус»
|rowspan=5|«Kilo»
|1988
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=5|19-я бригада подводных лодок
|
|Проходит ремонт, срок которого неизвестен. (данные января 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-464 «Усть-Камчатск»
|547
|rowspan=2|1990
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды островов. В составе СПГ (данные июля 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-494 «Усть-Большерецк»
|549
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды островов. В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»
|529
|1991
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды островов. В составе СПГ (данные сентября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-190 «Краснокаменск»
|521
|1992
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды островов. В составе СПГ (данные марта 2021 г.)

|-
|rowspan=7|Большая дизель-электрическая торпедо-ракетная подводная лодка (БДЭПЛРК)╱Подводная лодка большая (ПЛБ)╱Неатомная подводная лодка (НАПЛ)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-274 «Петропавловск-Камчатский»
|—
|rowspan=6|06363 (636; 636.3) «Варшавянка»
|rowspan=6|«Kilo-II»
|2019
|rowspan=6|—
|rowspan=6|—
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные октября 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-603 «Волхов»
|
|2020
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные апреля 2022 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|Б-602 «Магадан»
|
|2021
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные октября 2021 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Уфа»
|
|2022
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». В составе СПГ (данные ноября 2022 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Можайск»
|
|2023 (план)
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи», город федерального значения Санкт-Петербург. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Готовится к закладке

|-
|style=background:#D0F0C0|«Якутск»
|
|2024 (план)
|
|В перспективе будет перебазирована на будущую новую ВМБ на острове Матуа Курильской гряды. Завод изготовитель — ССЗ «Адмиралтейские верфи», город федерального значения Санкт-Петербург. Имеет УКСК «Калибр-ПЛ». Может быть носителем тактического ядерного оружия в виде спец. БЧ крылатых ракет УКСК «Калибр-ПЛ». Готовится к закладке

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Судовой состав

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение военно-морской разведки — операторы: Управление разведки военно-морского флота РФ и Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ); 4 вымпела

|-
|Большой разведывательный корабль — судно связи (БРЗК — ССВ)
|style=background:#E0FFFF|ССВ-80 «Прибалтика»
|696
|1826 «Рубидий»
|«Balzam╱Belomor’ye╱Lira»
|1984
|rowspan=6|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=6|515-й отдельный дивизион разведывательных кораблей Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|rowspan=4|Средний разведывательный корабль — судно связи (СРЗК — ССВ)

|-
|style=background:#E0FFFF|ССВ-535 «Карелия»
|761
|rowspan=2|864 «Меридиан»
|rowspan=2|«Vishnya»
|1986
|
|Прошёл глубокую модернизацию. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|ССВ-208 «Курилы»
|208
|1987
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0| 
|colspan=3|18280╱тип «Юрий Иванов»
|до 2025 (план)
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь» в городе федерального значения Санкт-Петербург. Готовится к закладке

|-
|Малый разведывательный корабль — судно связи (МРЗК — ССВ)
|style=background:#E0FFFF|«Угломер»
|colspan=2|1824Б╱тип «Угломер»
|«Muna»
|1989
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Учебное подразделение флота — оператор Управление боевой подготовки ВМФ РФ; 0 вымпелов

|-
|rowspan=3|Учебный катер (УКА)

|-
|style=background:#FFB6C1|«УК-164»
|rowspan=2 colspan=3|«УК-3»
|1990
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«УК-288»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Гидрографическая служба флота — операторы: Гидрографическая служба ВМФ, Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ (ГУГИ МО РФ), Управление разведки военно-морского флота РФ, Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ ГШ РФ), Государственная метрологическая служба РФ и Роскартография; 40 вымпелов

|-
|rowspan=24|Океанографическое судно — гидрографическое судно (ОИС — ГС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Антарктида»
|rowspan=2 colspan=2|861╱тип «Арктика»
|rowspan=2|«Moma»
|1970
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=43|Гидрографический отряд флота
|
|Работает (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Север»
|1971
|—
|
|Работает (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«Пегас»
|colspan=2|862╱тип «Юг»
|rowspan=3|«Yug»
|1979
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«Вице-адмирал Воронцов»
|rowspan=2 colspan=2|862/II╱тип «Гидролог»
|1982
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«Маршал Геловани»
|1983
|
|Работает (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Академик Ковалев»
|rowspan=2 colspan=3|20183
|2016
|—
|
|Может выполнять функции универсального аварийно-спасательного буксирного судна. Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Завод изготовитель — ЦС «Звёздочка» г. Северодвинск, Архангельская обл. Завершается отделка. Завершается монтаж и пуско-наладка оборудования. Параллельно с достроечными работами начаты швартовные испытания

|-
|style=background:#D0F0C0|«Академик Лавёров»
|—
|—
|
|Может выполнять функции универсального аварийно-спасательного буксирного судна. Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Завод изготовитель — ЦС «Звёздочка» г. Северодвинск, Архангельская обл. Закладка отложена. Будущая принадлежность к КТОФ ещё не подтверждена

|-
|style=background:#D0F0C0|«Алмаз»
|colspan=2|22010 «Крюйс»
|«Янтарь»
|2020 (план)
|—
|
|Может работать во льдах. Наряду с картографированием выполняет функции универсального глубоководного и надводного разведчика. Завод изготовитель — Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская обл.

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-113»
|rowspan=3 colspan=2|870
|rowspan=3|«Kamenka»
|rowspan=2|1969
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Работает (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-211»
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-199»
|1970
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-269»
|rowspan=3 colspan=2|871
|rowspan=3|«Biya»
|1972
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«ГС-200»
|1973
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. На приколе в акватории залива Советская гавань. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-210»
|1974
|—
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-272»
|rowspan=4 colspan=2|872
|rowspan=7|«Finik»
|1978
|—
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-44»
|rowspan=3|1980
|—
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-47»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Работает (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-397»
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Находкинский судостроительный завод» в г. Находка Приморского края. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|ГС-404 «Николай Бошняк»
|rowspan=3 colspan=2|872/II
|1981
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«ГС-296»
|1982
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ГС-84»
|1983
|
|Работает (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Виктор Фалеев»
|colspan=3|В19910╱тип «Вайгач»
|2013
|
|Может работать во льдах. Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Александр Рогоцкий»
|colspan=3|19910╱тип «Вайгач»
|2019
|
|Завод изготовитель — ССЗ «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», г. Благовещенск, Амурская обл. В строю.

|-
|rowspan=20|Большой гидрографический катер (БГК)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-162»
|rowspan=15 colspan=2|1896
|rowspan=15|«Nyrat-2╱PO-2»
|1967
|—
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-209»
|1968
|Камчатская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Вилючинск, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-627»
|rowspan=3|1969
|—
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«БГК-628»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 г. На приколе в г. Владивосток. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-629»
|—
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-481»
|1970
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«БГК-167»
|rowspan=2|1971
|Камчатская ВМБ (г. Анадырь, Чукотский автономный округ)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 г. На приколе в г. Анадырь. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-187»
|—
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-752»
|rowspan=2|1972
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-785»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 г. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-682»
|rowspan=3|1973
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-683»
|Камчатская ВМБ (г. Магадан, Магаданская обл.)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-796»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«БГК-362»
|1974
|—
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«БГК-792»
|1975
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-797»
|rowspan=4 colspan=3|19920Б «Баклан»
|2008
|rowspan=4|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Работает (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-2151»
|2013
|
|Работает (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-2152»
|rowspan=2|2015
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«БГК-2153»
|
|Работает (данные лета 2016 г.)

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение поисково-спасательного обеспечения флота (ПСО╱СПАСР) — операторы: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ РФ (УПАСР), Госморспасслужба РФ и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ; вымпелов

|-
|Морское госпитальное судно (МГС)
|style=background:#E0FFFF|«Иртыш»
|colspan=2|«B-320-II (320/П)»╱тип «Обь»
|«Ob'»
|1990
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|Прошло глубокую модернизацию. Впервые в новейшей истории РФ госпитальное судно ВМФ приняло участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=4|Спасательное морское судно (СС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Георгий Козьмин»
|colspan=2|05360
|«Mikhail Rudnitsky»
|1979
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Алагез»
|colspan=2|537 «Осьминог»╱тип «Эльбрус»
|«Elbrus»
|1989
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Игорь Белоусов»
|colspan=2|21300С «Дельфин»
|«Delfin»
|2015
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=8|Спасательное морское буксирное судно — спасательный морской буксир (СБС — СБ)

|-
|style=background:#FFFACD|«СБ-408»
|colspan=2|712
|«Sliva»
|1984
|—
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Проходит СР на СРЗ «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» в г. Находка Приморского края. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-105»
|rowspan=3 colspan=2|714
|rowspan=3|«Goryn»
|1978
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|rowspan=2|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от декабря 2015 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«СБ-521»
|rowspan=2|1983
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«СБ-522»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Алатау»
|colspan=2|1452
|«Ingul»
|1983
|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|СБ-135 «Фотий Крылов»
|colspan=2|«Р-5757»
|«Nikolai Chiker»
|1989
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|МБ-11 «Александр Пискунов»
|colspan=3|22030 «Охотск»
|2015
|
|В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|rowspan=3|Бортовой обитаемый спасательный глубоководный аппарат (ОГАС)

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-30»
|30
|18551 (1855.1) «Приз»
|«India 12,1m»
|1988
|colspan=2|Судно-носитель — СС «Алагез»
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«АС-40»
|40
|18271 «Бестер-1»
|«Bester»
|2016
|colspan=2|Судно-носитель — СС «Игорь Белоусов»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|rowspan=5|Противопожарное судно (ПЖС)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПЖС-209»
|rowspan=2 colspan=2|1893 «Пламя»
|rowspan=2|«Katun-I»
|1971
|—
|rowspan=6|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«ПЖС-219»
|1973
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПЖС-95»
|rowspan=2 colspan=2|1993 «Икар-2»╱тип «Дибрар»
|rowspan=2|«Katun-II»
|1980
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПЖС-92»
|1982
|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|rowspan=6|Водолазное судно (ВМ)

|-
|style=background:#FFFACD|«ВМ-53»
|colspan=2|522
|«Niryat»
|1962
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«ВМ-20»
|rowspan=4 colspan=2|535 «Краб»
|rowspan=4|«Yelva»
|1980
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#C0C0C0|«ВМ-907»
|1976
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|rowspan=5|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Советской Гавани. Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«ВМ-910»
|1977
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«ВМ-919»
|1978
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=7|Противопожарный катер (ПЖК)

|-
|style=background:#FFFACD|«ПЖК-66»
|rowspan=2 colspan=2|364
|rowspan=2|«Pozharny-I»
|1962
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«ПЖК-85»
|—
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=3|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе во Владивостоке. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-1514»
|rowspan=4 colspan=2|14611 «Геракл»
|rowspan=4|«Morkov╱Iva»
|1984
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-1515»
|1985
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«ПЖК-1544»
|—
|—
|rowspan=2|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ПЖК-1547»
|1987
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|
|В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=14|Рейдовый водолазный катер — спасательный многофункциональный катер (РВК — СМК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РВК-164»
|rowspan=9 colspan=2|«РВ-1415 (14152)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=9|«Flamingo»
|rowspan=3|—
|—
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-598»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РВК-978»
|—
|rowspan=3|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РВК-1363»
|1981
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РВК-1436»
|rowspan=5|—
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«РВК-1887»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«РВК-1943»
|—
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Проходит ВТГ. Сроки окончания и место проведения ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«РВК-2048»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РВК-2063»
|—
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-1239»
|rowspan=2 colspan=3|23040
|rowspan=2|2018 (план)
|—
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Транспортируется на Дальний Восток

|-
|style=background:#D0F0C0|«РВК-1261»
|—
|—
|
|Завод изготовитель — ССРЗ «Нижегородский теплоход» (ЗНТ), г. Бор, Нижегородская обл. Транспортируется на Дальний Восток

|-
|style=background:#E0FFFF|«СМК-2177»
|rowspan=2 colspan=3|23370М
|2017
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|79-й отряд аварийно-спасательных судов Приморской флотилии разнородных сил
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«СМК-»
|2018 (план)
|Камчатская ВМБ
|Отряд аварийно-спасательных судов
|
|Завод изготовитель СРЗ «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», г. Находка, Приморский край. Заложен. Строится

|-
!colspan=10 style=align:center;background:lavender;|Подразделение материально-технического обеспечения — оператор Служба материально-технического обеспечения ВМФ РФ; вымпелов

|-
|rowspan=14|Морской буксир — эскортный буксир (МБ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-16»
|rowspan=3 colspan=2|733╱тип «МБ»
|rowspan=3|«Okhtenskiy╱Goliat»
|rowspan=2|1961
|—
|rowspan=4|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-136»
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-163»
|—
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«МБ-148»
|rowspan=5 colspan=2|745 «Садко»
|rowspan=5|«Sorum»
|1976
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-99»
|1983
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-61»
|rowspan=2|1989
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#C0C0C0|«МБ-76»
|rowspan=8|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. На приколе в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«МБ-37»
|1990
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«Калар»
|colspan=2|В92/II╱тип «Нефтегаз»
|«Neftegaz»
|1990
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-92»
|rowspan=2 colspan=3|02790 «ПЕ-65»
|rowspan=2|2013
|rowspan=6|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«МБ-93»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Андрей Степанов»
|rowspan=2 colspan=3|23470
|2018 (план)
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. Завод изготовитель — ССЗ «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), г. Ярославль, Ярославская обл. Спущен на воду. Достраивается на плаву. Сформирован корпус, надстройка и вертолётная палуба. Монтируется оборудование и грот-мачта. Ведётся отделка

|-
|style=background:#D0F0C0| 
|—
|
|Может работать во льдах. Может выполнять функции аварийно-спасательного буксирного судна. Завод изготовитель — ССЗ «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), г. Ярославль, Ярославская обл. Готовится к закладке

|-
|rowspan=34|Рейдовый буксир — буксирный катер (РБ — БУК)

|-
|style=background:#FFFACD|«БУК-158»
|colspan=3|378╱тип «РБТ»
|1951
|—
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«БУК-1552»
|rowspan=3 colspan=3|1439╱тип «Молния»
|rowspan=3|—
|rowspan=6|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=3|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«БУК-1854»
|
|В составе СПГ (данные осени 2017 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«БУК-2074»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2014 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-325»
|rowspan=2 colspan=3|192╱тип «РБ»
|rowspan=2|1986
|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-326»
|rowspan=5|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-22»
|rowspan=2 colspan=3|192А╱тип «РБ»
|1989
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от зимы 2010 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-280»
|1988
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-173»
|rowspan=3 colspan=2|498 «Протей»
|rowspan=9|«Prometey»
|rowspan=3|—
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-175»
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#C0C0C0|«РБ-179»
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе во Владивостоке (данные весны 2015 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-7»
|rowspan=3 colspan=2|498С «Протей»╱тип «Сатурн╱Антон Мазин»
|1977
|Фокинская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Фокино, Приморский край)
|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2010 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«РБ-57»
|—
|rowspan=3|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«РБ-262»
|1983
|rowspan=2|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«РБ-217»
|rowspan=3 colspan=2|04983╱тип «Сатурн╱Антон Мазин»
|1985
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-239»
|1986
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2017 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«РБ-260»
|1988
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-208»
|rowspan=4 colspan=3|719
|1949
|rowspan=3|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|rowspan=4|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-211»
|rowspan=3|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-216»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2015 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-218»
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#C0C0C0|«РБ-194»
|rowspan=5 colspan=2|737К╱тип «БК-600»
|rowspan=5|«Sidehole»
|rowspan=5|—
|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе во Владивостоке (данные весны 2016 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-212»
|—
|rowspan=3|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2011 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РБ-232»
|1969
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«РБ-289»
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-240»
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-402»
|rowspan=7 colspan=3|16609
|rowspan=4|2013
|rowspan=7|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-403»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-404»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-405»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-406»
|rowspan=2|2014
|rowspan=3|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-407»
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«РБ-2186»
|2018
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна. В составе СПГ (данные лета 2018 г.)

|-
|rowspan=4|Патрульный ледокол — эскортный ледокол (ПТЛД)

|-
|style=background:#FFFACD|«Садко»
|colspan=2|97АП╱тип «Добрыня Никитич»
|rowspan=2|«Dobrynya Nikitich╱Ivan Susanin»
|1968
|rowspan=2|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
|rowspan=2|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иван Сусанин»
|colspan=2|97П╱тип «Добрыня Никитич»
|1973
|
|Впервые в истории ВМФ РФ работал в составе КУГ в Арктике. В составе СПГ (данные декабря 2016 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0| 
|colspan=3|21180М
|—
|—
|—
|
|Может выполнять функции пожарно-спасательного буксирного судна, гидрографического судна и сухогрузного транспорта. Готовится подписание контракта. Принадлежность к КТОФ не подтверждена

|-
|rowspan=5|Морской транспорт вооружений (МТВ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ВТР-85»
|rowspan=2 colspan=2|1823
|rowspan=2|«Muna»
|1967
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2014 г. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«ВТР-76»
|1985
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
|rowspan=3|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«Даугава»
|colspan=2|1791Р «Кальмар-3»
|«Modified Amga»
|1980
|Камчатская ВМБ (пос. Завойко, Камчатский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. В отстое у посёлка Завойко Камчатского края. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«Академик Ковалёв»
|colspan=3|20180ТВ
|2015
|Камчатская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Вилючинск, Камчатский край)
|
|Является универсальным транспортом баллистических и крылатых ракет. В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|rowspan=2|Морское судно тылового обеспечения (МСТО)

|-
|style=background:#C0C0C0|«Капитан Шевченко»
|colspan=3|23120 «Лонгвиник»
|2020 (план)
|—
|Отряд судов обеспечения
|
|Может выполнять функции спасательного буксирного судна. Может работать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Северная верфь», город федерального значения Санкт-Петербург. Заложен. Строительство временно заморожено. Будет достраиваться по усовершенствованному проекту

|-
|rowspan=2|Большой морской танкер (БМТ)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Борис Бутома»
|colspan=2|1559В «Морской простор»╱тип «Борис Чиликин»
|«Boris Chilikin»
|1978
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|1-я группа отряда судов обеспечения
|
|В составе СПГ (данные осени 2016 г.)

|-
|rowspan=6|Средний морской танкер (СМТ)

|-
|style=background:#FFFACD|«Дунай»
|colspan=2|577
|«Uda»
|1965
|—
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFB6C1|«Ижора»
|rowspan=2 colspan=2|160
|rowspan=2|«Altay»
|1970
|—
|1-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«Илим»
|1972
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Возможно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«Иркут»
|rowspan=2 colspan=2|Тип «Дубна»
|rowspan=2|«Dubna»
|1975
|rowspan=2|1-я группа отряда судов обеспечения
|
|В составе СПГ (данные весны 2016 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Печенга»
|1979
|
|В составе СПГ (данные весны 2018 г.)

|-
|rowspan=9|Малый морской танкер (ММТН)

|-
|style=background:#FFFACD|«Баргузин»
|rowspan=2 colspan=2|1541
|rowspan=2|«Luza»
|1967
|—
|Отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток Приморского края. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«Аламбай»
|1968
|—
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВТН-28»
|colspan=2|1844 «Каир»
|rowspan=3|«Toplivo II»
|—
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=3|1-я группа отряда судов обеспечения
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#FFFACD|«ВТН-60»
|rowspan=2 colspan=2|1844Д «Каир»
|1980
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания и ремонта неизвестны

|-
|style=background:#E0FFFF|«ВТН-82»
|1984
|
|В составе СПГ (данные лета 2016 г.)

|-
|style=background:#D0F0C0|«Михаил Барсков»
|rowspan=3 colspan=3|03182 «Платформа-Арктика»
|2019 (план)
|—
|rowspan=5|Отряд судов обеспечения
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Восточная верфь», г. Владивосток, Приморский край. Формируется корпус

|-
|style=background:#D0F0C0|«Борис Аверкин»
|2020 (план)
|—
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Восточная верфь», г. Владивосток, Приморский край. Заложен. Строится

|-
|style=background:#D0F0C0| 
|—
|—
|
|Может использоваться в качестве универсального пожарно-спасательного буксирного судна, судна мусоросборщика и сухогрузного транспорта. Способен действовать во льдах. Способен действовать во льдах. Завод изготовитель — ССЗ «Восточная верфь», г. Владивосток, Приморский край. Готовится к закладке

|-
|rowspan=4|Морской водоналивной танкер (МВТ)

|-
|style=background:#FFFACD|«МВТ-136»
|colspan=2|561
|«Voda»
|—
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«МВТ-17»
|rowspan=2 colspan=2|18444 «Каир»
|rowspan=2|«Toplivo II»
|1993
|rowspan=2|1-я группа отряда судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#FFFACD|«МВТ-15»
|2006
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=5|Килекторное судно (КИЛ)

|-
|style=background:#FFFACD|«КИЛ-27»
|colspan=3|419
|1969
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|style=background:#C0C0C0|«КИЛ-927»
|rowspan=3 colspan=2|141
|rowspan=3|«Kashtan»
|1988
|rowspan=8|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2017 г. На приколе у причальной стенки Владивостокской ВМБ. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«КИЛ-168»
|rowspan=3|1990
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Работает (данные зимы 2018 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«КИЛ-498»
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|Судно контроля ракетных запусков (ССИК?)
|style=background:#FFE4B5|«Маршал Крылов»
|colspan=2|1914.1 (19141) «Зодиак»
|«Marshal Nedelin»
|Отряд судов обеспечения
|
|Проходит глубокую модернизацию в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. По окончании работ будет использоваться в качестве станции технического обслуживания и получения телеметрии пусков межконтинентальных баллистических ракет с РПКСН, ПГРК и шахтного базирования, и гражданских ракет носителей с космодрома «Восточный». Спущен на воду

|-
|rowspan=7|Плавучий кран; самоходный плавучий кран (ПК; СПК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-58100»
|rowspan=3 colspan=3|«605-ПК; 876; 24-11095»
|—
|rowspan=2|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-89100»
|1955
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПК-106100»
|—
|rowspan=4|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-42150»
|rowspan=3 colspan=3|02690
|rowspan=2|2015
|rowspan=2|Камчатская ВМБ (закрытое административно-территориальное образование Вилючинск, Камчатский край)
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-43150»
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«СПК-44150»
|2016
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|
|Может выполнять функции сухогрузного транспорта. В составе СПГ (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Малое кабельное судно (МКС ?)

|-
|style=background:#E0FFFF|«Бирюса»
|rowspan=2 colspan=3|1275
|rowspan=4|1986
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#C0C0C0|«Кемь»
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе во Владивостоке (данные весны 2014 г.). Возможно списано. Данные уточняются

|-
|rowspan=2|Плавучая мастерская (ПМ)

|-
|style=background:#FFFACD|«ПМ-59»
|colspan=2|304
|«Amur»
|rowspan=3|Отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ в ЦС «Дальзавод» в г. Владивосток, Приморский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=3|Судно размагничивания (СР)

|-
|style=background:#FFB6C1|«СР-180»
|colspan=3|1799А «Глобус»
|1980
|ВМБ Советская Гавань (г. Советская Гавань, Хабаровский край)
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в п. Бяудэ залива Советская Гавань (данные зимы 2018 г.). Вероятно списано. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|«СР-188»
|colspan=3|17994 «Глобус»
|1990
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=4|Судно контроля физических полей (СФП)

|-
|style=background:#FFB6C1|«СФП-295»
|colspan=3|18061 «Звук»
|1989
|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«СФП-173»
|colspan=3|18061БД «Звук»
|rowspan=2|1990
|Владивостокская ВМБ (г. Находка, Приморский край)
|2-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|СФП-177 «Георгий Чернышов»
|colspan=3|18061 «Звук»
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Северо-Восточный ремонтный центр» в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск, Камчатский край. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=5|Катер торпедолов (ТЛ)

|-
|style=background:#FFB6C1|«ТЛ-250»
|rowspan=4 colspan=3|1388 «Баклан»
|—
|—
|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2016 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ТЛ-1302»
|1983
|rowspan=2|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-1478»
|rowspan=5|—
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|style=background:#E0FFFF|«ТЛ-1597»
|rowspan=2|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|rowspan=2|32-й отряд судов обеспечения
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|Катер химической и радиационной разведки (КРХ)
|style=background:#E0FFFF|«КРХ-1824»
|colspan=3|1388Р «Баклан-Р»
|
|Работает (данные лета 2017 г.)

|-
|rowspan=3|Катер связи — плавучий командный пункт; рейдовый разъездной катер; церемониальный катер (КСВ)

|-
|style=background:#FFB6C1|КСВ-1499 «Циклон»
|rowspan=2 colspan=3|14670 «Гурзуф»
|rowspan=5|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=5|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе во Владивостоке (данные лета 2016 г.). Данные уточняются

|-
|style=background:#FFFACD|КСВ-349 «Бурун»
|1988
|
|Проходит ВТГ на СРЗ «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» в г. Находка Приморского края. Сроки окончания ремонта неизвестны

|-
|rowspan=6|Рабочий катер — рейдовый разъездной катер; пассажирский катер (РК — РРК; ПСК)

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-2036»
|rowspan=2 colspan=3|«РМ-376»╱тип «Ярославец»
|rowspan=6|—
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от лета 2013 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-2049»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2014 года. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«ПСК-2017»
|colspan=3|«СК620/II» «Дракон»
|Камчатская ВМБ (г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский район, Камчатский край)
|32-й отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. На приколе в Петропавловске-Камчатском (данные осени 2011 г.). Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-1243»
|rowspan=2 colspan=2|«Р-1415 (14151)»╱тип «Фламинго»
|rowspan=2|«Flamingo»
|rowspan=3|Владивостокская ВМБ (г. Владивосток, Приморский край)
|rowspan=2|Отряд судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|style=background:#FFB6C1|«РК-1886»
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от осени 2013 г. Вероятно списан. Данные уточняются

|-
|Катер нефтемусоросборщик (МУС)
|style=background:#FFB6C1|«МУС-342»
|colspan=3|14630
|3-я группа отряда судов обеспечения
|
|Нет точных данных о состоянии вымпела. Последние подтверждённые данные от весны 2016 года. Вероятно списан. Данные уточняются
|}

Суммарно вымпелов:

Боевые подводные лодки: 33

Исследовательские подводные лодки, батискафы и спасательные обитаемые глубоководные аппараты: 

Надводные корабли и катера: 53

Надводные суда и катера: 

Статистика:

Доля кораблей производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства СССР по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 1991—2000 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 2000 ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных кораблей по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных судов по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Средний возраст боевого состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

Средний возраст вспомогательного состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

 Каспийская флотилия ВМФ России 

Цвета таблицы:

Внимание! В нижеприведённую таблицу включён не полный перечень кораблей и судов флота. Каталог исключений и дополнительную информацию, как и расшифровку сокращений и словарь см. в разделе «Примечания».

Суммарно вымпелов:

Надводные корабли и катера: 28

Надводные суда и катера: 26

Статистика:

Доля кораблей производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 1991—1999 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля кораблей производства Российской Федерации (период 2000 — ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Доля судов производства СССР (период ∼ — 1980 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года— ≈ %

Доля судов производства СССР (период 1980—1991 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года— ≈ %

Доля судов производства Российской Федерации (период 1991—1999 гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈0 %

Доля судов производства Российской Федерации (период 2000 — ∼ гг.; см. раздел 7.1 «Примечания») по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных кораблей по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Процент исправных судов по состоянию на конец 2018 года — ≈ %

Средний возраст боевого состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

Средний возраст вспомогательного состава флота по состоянию на конец 2018 года — ≈ лет

 Средиземноморская оперативно-тактическая эскадра ВМФ России 

Цвета таблицы:

Расшифровка сокращений и словарь — см. раздел «Примечания».Справка:Средиземноморская эскадра — это оперативно-тактическое соединение ВМФ России (сокращённо ОпЭСК) с ротационным корабельным и судовым составом. Соединение наследует задачи 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР. Вновь создано 1 июня 2013 г. По состоянию на 2015 год командир эскадры капитан 1-го ранга Юрий Земский. Организационно эскадра подчинена командующему Краснознамённым Черноморским флотом. Штабной корабль — большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Эскадра структурно разделена на 4-е тактические группы и 1-н пункт материально-технического обеспечения (база ВМФ России в порту города «Тартус» — Сирийская Арабская Республика).

Суммарно участвующих вымпелов в 2018 году:

Подводные лодки: 1

Надводные боевые корабли и катера: 

Суда и катера обеспечения:

Сводная статистическая таблица боевых надводных кораблей, подводных лодок, судов, катеров, атомных подводных станций и обитаемых глубоководных аппаратов ВМФ России

Примечания 

• В вышеприведённые таблицы не включены корабли, катера и подводные лодки приписанные к боевому составу флотов и его соединений, но переданные по договору лизинга третьим странам. А также, бортовые боевые катера и катера каталогизация которых технически невозможна.

• В вышеприведённые таблицы включены корабли, катера и подводные лодки формально списанные и исключённые из боевого состава флота и его соединений, ожидающие утилизации, но имеющие на борту сокращённый экипаж и вымпел военно-морского флота.

• В вышеприведённые таблицы не включены по причине незначительности для анализа боевого состояния флота и технической невозможности каталогизации суда, катера и элементы транспортной или складской инфраструктуры сверхмалого водоизмещения, не имеющие бортовых номеров, являющиеся несамоходными, бортовыми, являющиеся судами обеспечения пунктов базирования или в целом тематически не соответствующие данной статье. К ним относятся: дебаркадеры, брандвахты, шлюпки, плашкоуты, плавучие причалы, плавучие стенды размагничивания, плавучие станции энергообеспечения, плавучие зарядовые станции, плавучие отопительные станции, малые и большие корабельные щиты, учебные парусники-барки, катера водители мишеней и катера мишени, бортовые катера, малые гидрографические катера, мотоботы, спортивные яхты (военных спортивных клубов), несамоходные сухогрузные и наливные баржи; плавучие склады (суда хранения запасов); и суда, приписанные к судоремонтным заводам (рейдовые плавучие мастерские, плавучие технические базы и водоналивные танкеры — хранилища ядерных отходов).

• В статистическом подсчёте процентной доли вооружения за указанные периоды суммарно и раздельно по флотам, не учитывались факторы выделения финансирования и фактического начала работ задолго до указанных дат церемоний закладок кораблей и соответственно их вступления в строй. Также не учитывались факты достройки кораблей из ранее созданных корпусных заделов предыдущего периода.

• Перечень расшифровок использованных общепринятых сокращений:

АУГ — авианосная ударная группа

КУГ — корабельная ударная группа

СПГ — силы постоянной боевой готовности

ЗХИ — заводские ходовые испытания

ГХИ — государственные ходовые испытания

КЗ — курсовые задачи

РСМ — средний ремонт с модернизацией

СР — средний ремонт

ВТГ — восстановление технической готовности

СО — сервисное обслуживание

ЗИП — запчасти, инструмент и принадлежности

БГ — боевая готовность

ЦС — центр судоремонта

ССЗ — судостроительный завод

СРЗ — судоремонтный завод

ССРЗ — судостроительно-судоремонтный завод

ГЭУ — главная энергетическая (силовая) установка

ГТУ — газотурбинная энергетическая (силовая) установка

ВВП — внутренние водные пути (реки, каналы, озера, водохранилища)

Вымпел — в боевом составе флота это поднятый военно-морской флаг корабля, являющийся его знаменем и обозначающий принадлежность действующего строевого корабля к военно-морскому флоту определённого государства, во вспомогательном составе соответственно это поднятый морской флаг, обозначающий принадлежность действующего строевого судна к определённому подразделению вспомогательного флота. Вымпел внешне может различаться в зависимости от соединения и командной роли капитана корабля или находящегося на борту вышестоящего по званию. Не путать вымпел с Государственным (Национальным) флагом страны и Гюйсом.

Ранг корабля — вид классификации военных кораблей и катеров в которой в зависимости от их тактико-технических характеристик, количества и состава вооружения и средств целеуказания, предназначения, численности экипажа и класса морского регистра им присваивается номер принадлежности к определённому рангу. В ВМФ Российской Федерации существует установленное деление кораблей на четыре ранга.

Опытовое судно — судно, предназначенное для проведения испытаний специальных технических средств, вооружения и военной техники, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ. Для этих целей обычно используются переоборудованные суда серийной постройки, реже построенные по спец проекту.

Морской транспорт вооружений — судно, предназначенное для хранения, приготовления, транспортировки и выдачи на подлодки и надводные корабли боекомплекта в открытом море (крылатых и баллистических ракет, торпед и снарядов. Также может использоваться для транспортировки и выдачи на корабли и суда различных малогабаритных сухих грузов.

Hull class (hull classification symbol) — кодовые обозначения стран силового блока «NATO» используемые ими для обозначения военной техники стран-вероятных противников (России, Китая, Индии, Ирана и т. д.). Используются для унификации иноязычных (для стран НАТО) наименований и узнаваемости моделей и классов техники при боевом взаимодействии стран блока и их документообороте.

• Все РПКСН военно-морского флота имеют двойное подчинение ВМФ РФ и СЯС РФ (Стратегическим ядерным силам — Ядерной триаде).

Сводная таблица по строительству вспомогательных судов для ВМФ России 

В данную таблицу включены вспомогательные суда, построенные, строящиеся и планируемые к постройке для ВМФ России с 1.01.2018 года по настоящее время.

<center>
Цвета таблицы:

</center>

{| class="wikitable" width=100%
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Класс
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Наименование
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Закладка
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Спуск на воду
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Ввод в строй
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Флот/Флотилия
! style="text-align: center; background: lightsteelblue;"|Примечания

|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7 | Ледоколы

|-
! rowspan=2|Ледоколы проекта 21180(М)
|Евпатий Коловрат
|12.12.2018
|
|2022 (план)
|Тихоокеанский
|Выведен из эллинга

|-
|
|
|
|2027 (план)
|Северный
|Планируется к постройке

|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7 | Разведывательные корабли
|-bgcolor=#50C878
! rowspan=3|Разведывательные корабли проекта 18280
|Иван Хурс
|14.11.2013
|16.05.2017
|25.06.2018
|Черноморский
|
|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке

|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7| Морские танкеры и транспорты вооружений
|-bgcolor=#50C878
! rowspan=3|Вспомогательные суда проекта 20180
|Академик Александров
|20.12.2012
|16.05.2017
|03.2020
|Северный
|
|-
|Академик Макеев
|23.07.2015
|
|2020 (план)
|
|Строится по проекту 20183

|-
|Академик Лавёров
|
|
|
|
|Закладка отложена

|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% rowspan=2|Морские транспорты вооружения проекта 20360М
|Геннадий Дмитриев
|05.05.2017
|01.06.2021
|
|Черноморский
|Спущен на воду

|-
|Владимир Пялов
|15.03.2018
|
|2020 (план)
|Балтийский
|Строится

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=6|Средние морские танкеры проекта 23130
|Академик Пашин
|26.04.2014
|26.05.2016
|21.01.2020
|Северный
|
|-
|Василий Никитин
|26.03.2021
|
|
|
|
|-
||26.12.2014
|
|
|
|Строится

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-
||
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке

|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% rowspan=6|Малые морские танкеры проекта 03182
|Михаил Барсков
|27.10.2015
|27.08.2019
|2021 (план)
|Тихоокеанский
|Спущен на воду

|-
|Борис Аверкин
|06.02.2018
|2021 (план)
|
|Тихоокеанский
|Строится.

|-bgcolor=#50C878
|Вице-адмирал Паромов
|01.09.2016
|20.12.2018
|29.05.2021
|Черноморский
|В строю.

|-
|Василий Никитин
|13.03.2017
|
|2020 (план)
|Черноморский
|Строится

|-
||
|
|
|
|Строится.
|-
|
|
|
|
|
|Строится.
|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7| Научно-исследовательские и опытовые суда
|-bgcolor=#50C878
! rowspan=2|Опытовое судно проекта 11982
|Ладога
|12.09.2014
|29.07.2016
|01.10.2018
|Балтийский
|
|-bgcolor=#D0F0C0
|Ильмень
|04.12.2014
|05.12.2017
|
|Черноморский
|Спущено на воду
|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% rowspan=2|Океанографические исследовательские суда проекта 22010
|Алмаз
|09.06.2016
|28.10.2019
|
|Тихоокеанский
|Спущено на воду
|-
|
|2020 (план)
|
|
|
|Планируется к постройке

|-bgcolor=#98FF98
!width=22% |Океанографические исследовательские суда проекта 02670
|Евгений Горигледжан
|19.03.2016
|25.12.2020
|2021 (план)
|Черноморский
|Швартовные испытания

|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% |Океанографические исследовательские суда проекта 16450
|Академик Агеев
|15.09.2016
|21.12.2017
|
|Северный
|Спущен на воду

|-
!width=22% |Научно-исследовательские суда проекта 25700
|Пионер-М
|21.05.2019
|
|
|
|Строится

|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=9| Корабли и катера связи

|-bgcolor=#50C878
!width=22%|Катера связи проекта 1388НЗ
|КСВ-2168
|
|27.10.2017
|15.12.2018
|Балтийский
|
|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% rowspan=2|Кабельные суда проекта 15310
|Волга
|06.01.2015
|17.08.2021
|2021 (план)
|Северный
|Спущено на воду

|-
|Вятка
|06.01.2015
|
|2022 (план)
|Северный
|Строится
|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7| Спасательные суда и катера
|-
!Спасательные суда проекта 21300
||2020 (план)
|
|после 2023 (план)
|
|Планируется к постройке
|-bgcolor=#50C878
|-
!Cуда обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700
|Воевода
|2020 (план)
|после 2023 (план)
|
|
|Планируется к постройке

|-bgcolor=#50C878
!rowspan=1|Многофункциональные спасательные катера проекта 23370М
|СМК-2187
|
|16.08.2018
|23.11.2018
|Тихоокеанский
|
|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7| Гидрографические суда и катера
|-
! rowspan=8|Малые гидрографические суда проекта 19910
|-bgcolor=#50C878
|Николай Скосырев
|24.12.2015
|26.06.2019
|29.06.2020
|Северный
|
|-bgcolor=#50C878
|Александр Рогоцкий
|19.02.2016
|19.07.2018
|06.09.2019
|Тихоокеанский
|
|-
|
|26.07.2016
|
|
|Черноморский
|Строится

|-
|
|18.11.2016
|
|
|Черноморский
|Строится

|-
|Амур
|30.06.2017
|
|
|Черноморский
|Строится

|-
|Яков Лапушкин
|22.01.2019
|
|2022 (план)
|Балтийский
|Строится

|-
|Василий Бубнов
|26.03.2020
|
|2023 (план)
|Тихоокеанский
|Строится

|-bgcolor=#50C878
! rowspan=5|Большие гидрографические катера проекта 19920
|Александр Макорта
|31.05.2018
|07.2020
|10.11.2020
|Северный
|
|-bgcolor=#50C878
|Александр Анищенко
|28.02.2019
|08.2020
|19.04.2021
|Тихоокеанский
|Подписан приёмный акт

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-
|
|
|
|
|
|Планируется к постройке.

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=6|Большие гидрографические катера проекта 23040Г
|Георгий Зима
|17.08.2016
|17.05.2018
|28.12.2018
|rowspan=2|Балтийский
|
|-bgcolor=#50C878
|Александр Евланов
|17.08.2016
|27.06.2018
|12.07.2019
|
|-bgcolor=#50C878
|Владимир Козицкий
|17.05.2018
|20.09.2019
|21.06.2021
|Черноморский
|Введён в строй
|-bgcolor=#50C878
|Борис Слободник
|17.05.2018
|10.10.2019
|17.06.2021
|Черноморский
|Введён в строй

|-bgcolor=#50C878
|Леонид Сенчура
|
|
|24.12.2021
|Северный
|Введен в строй

|-
|
|
|
|до 2021 (план)
|
|Подписан контракт

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=3|Большие гидрографические катера проекта 23370Г
|Михаил Казанский
|24.08.2018
|29.08.2019
|25.12.2019
|Балтийский
|
|-bgcolor=#50C878
|Александр Фирсов
|07.08.2019
|23.07.2020
|20.11.2020
|Черноморский
|Введен в строй

|-bgcolor=#50C878
|Григорий Шадрин
|07-08.2020
|
|11.2021 (план)
|Северный
|Завершил госиспытания

|-bgcolor=#D0F0C0
!width=22% rowspan=3|Малые гидрографические катера проекта 21961
|
|
|24.05.2017
|
|Северный
|Спущен на воду

|-
||
|
|
|Северный
|Строится

|-
|
|
|
|2019 (план)
|Северный
|Планируется к постройке

|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7| Буксиры и буксирные суда

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=3|Морской буксир проекта 23120
|Эльбрус
|14.11.2012
|20.05.2015
|09.04.2018
|Северный
|
|-bgcolor=#50C878
|Всеволод Бобров
|19.12.2013
|14.11.2016
|06.08.2021
|Черноморский
|Подписан приёмный акт
|-
|Капитан Шевченко
|24.07.2014
|
|
|Тихоокеанский
|Строительство заморожено

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=2|Морской буксир проекта 23470
|Сергей Балк
|31.10.2014
|27.12.2016
|21.02.2020
|Черноморский
|
|-bgcolor=#98FF98
|Андрей Степанов
|23.07.2015
|29.06.2017
|2020 (план)
|Тихоокеанский
|Проходит государственные испытания

|-
!width=22% rowspan=2|Морской буксир проекта 00440
|
|27.11.2018
|
|
|Тихоокеанский
|Строится

|-
||29.01.2019
|
|
|Тихоокеанский
|Строится

|-bgcolor=#50C878
! rowspan=3|Спасательное буксирное судно проекта 22870
|Капитан Гурьев
|27.01.2016
|18.05.2018
|20.12.2018
|rowspan=2|Черноморский
|
|-bgcolor=#50C878
|СБ-742
|15.11.2016
|22.05.2019
|20.12.2019
|
|-
|Михаил Чеков
|25.03.2021
|
|
|
|Строится
|-bgcolor=#50C878
!rowspan=2|Рейдовый буксир проекта 16609
|РБ-369
|
|27.07.2017
|2018
|Северный
|
|-bgcolor=#50C878
|РБ-2186
|
|02.11.2017
|25.09.2018
|Тихоокеанский
|
|-bgcolor=#50C878
!Рейдовый буксир проекта 04690
|БУК-2190
|
|22.09.2017
|22.08.2018
|Черноморский
|
|-
! style="align: center; background: lavender;" colspan=7|Суда обеспечения и обслуживания
|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=2|Торпедолов проекта 1388НЗ
|ТЛ-2195
|
|09.10.2019
|22.03.2021
|Черноморский
|
|-
||
|
|
|
|Строится

|-bgcolor=#50C878
!width=22% rowspan=2|Плавучий кран проекта 02690
|СПК-53150
|
|16.11.2017
|24.12.2018
|Северный
|
|-bgcolor=#50C878
|СПК-54150
|
|31.08.2018
|12.11.2019
|Черноморский
|
|-
!width=22% |Морское специальное судно проекта 14400
|
|28.06.2018
|
|
|
|Строится
|
|-
!width=22% |Плавучий док проекта 23380
||01.09.2016
|
|
|Тихоокеанский
|Строится
|}

 Сводная таблица по строительству боевых кораблей для ВМФ России 

В нижеприведённую таблицу включены боевые корабли, подводные лодки и боевые катера водоизмещением более 500 тонн, построенные, заложенные и планируемые к постройке для ВМФ Российской Федерации в период с 01.01.2023 по настоящее время. В данную таблицу не включены строящиеся катера проектов 21980, 03160 и 02510.
<center>Цвета таблицы:
<center>

 Сводная таблица модернизированных боевых кораблей ВМФ России В данной таблице приведены надводные и подводные корабли, которые прошли или пройдут комплексную модернизацию, в том числе полную замену вооружения, радиоэлектронной базы. А также корабли, энергетическая установка которых подверглась или подвергнется реконструкции.'''

Цвета таблицы:
<center>

Примечания 

Военные корабли России
Россия Военно-морской флот